Ez a szócikk a Debreceni VSC 2021–2022-es szezonjáról szól, mely összességében a 48. idénye a csapatnak a magyar első osztályban. A klub fennállásának ekkor volt a 119. évfordulója.

Mezek

Jelenlegi játékoskeret 
A játékosok értékei a Transfermarkt 2022. február 14-i adatain alapulnak.
A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.
A dőlttel jelzett játékos(ok) kölcsönben szerepel(nek) a klubnál.
Az érték oszlopban zárójelben mutatjuk, hogy a játékos értéke a fél évvel korábbi állapothoz képest mennyivel  nőtt vagy  csökkent.

Szakmai stáb 
Utolsó módosítás: 2021. november 18.

Vezetőedző-váltások

Statisztikák 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2022. május 15.

Összesített statisztika 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.

Kiírások 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírás(oka)t illetve az abban elért helyezést jelöltük.

Gólszerzők a szezonban 
A táblázatban csak azokat a Debreceni VSC játékosokat tüntettük fel, akik a szezon során legalább egy gólt szereztek bármelyik kiírásban.
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
A táblázat elején a több gólt elérő játékosokat tüntettük fel (az összes kiírást tekintve).
Egy-egy mérkőzés részletei a forduló sorszámára kattintva nézhető meg.

Jelmagyarázat: : büntetőgól; : öngól alatt a játékos által az ellenfél javára rúgott öngólt értjük;
<small>Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; vörös színű vonallal az őszi és a tavaszi szezon váltását jelezzük</small>
Magyar Kupa: 8f = 8. forduló; 9f = 9. forduló; 8d = nyolcaddöntő; 4d = negyeddöntő; ed = elődöntő;
Sötétszürke háttér a játékos nevénél: azon játékosok vannak így jelölve, akik szezon közben eligazoltak a csapattól.

Mikor született gól a mérkőzéseken 
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírás(oka)t jelöltük.

Egy mérkőzésen kettő vagy több gólt szerző játékosok 
A végeredmény a Debreceni VSC szemszögéből értendő.

Jelmagyarázat: Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; : büntetőgól

Sárga/piros lapok és eltiltások a szezonban 
Csak azokat a játékosokat tüntettük fel a táblázatban, akik a szezon során legalább egy figyelmeztetést kaptak bármelyik kiírásban.
Egy-egy mérkőzés részletei a forduló sorszámára kattintva nézhető meg.

Jelmagyarázat: Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását;
Magyar Kupa: 8f = 8. forduló; 9f = 9. forduló; 8d = nyolcaddöntő; 4d = negyeddöntő; ed = elődöntő;
Σ = összes sárga ill. piros lap;  = sárga lapos figyelmeztetés;  = egy mérkőzésen 2 sárga lap utáni azonnali kiállítás;  = piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás;
X = eltiltás miatt kihagyott mérkőzés; KM = eltiltás miatt kihagyott mérkőzések száma;
Bajnoki sárga lapos figyelmeztetések következménye: a labdarúgó az OTP Bank Ligában az 5. sárga lapos figyelmeztetését követően a soron következő egy bajnoki mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal.
Sötétszürke háttér a játékos nevénél: azon játékosok vannak így jelölve, akik szezon közben eligazoltak a csapattól.

Játékos statisztikák 
A táblázat a Debreceni VSC játékosainak statisztikáit mutatja az OTP Bank Ligában, fordulóról fordulóra.
A Forduló melletti jelre kattintva a táblázat sorrendjét átrendezheti a játékosok vezetéknevének abc-sorrendje szerint.

Kapus statisztikák 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC kapusainak teljesítményét tüntettük fel, melyik mérkőzésen védett, hány gólt kapott, illetve a gól nélküli mérkőzéseiket.
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
Egy-egy mérkőzés részletei a forduló sorszámára kattintva nézhető meg.

Jelmagyarázat: : gól szimbólummal jelöltük a kapus által az adott mérkőzések kapott gólokat; Ø: kapott gól nélküli mérkőzés illetve le- vagy becserélés esetén, amíg a pályán volt;  lecserélték a kapust;  becserélték a kapust;
Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; vörös színű vonallal az őszi és a tavaszi szezon váltását jelezzük
Magyar Kupa: 8f = 8. forduló; 9f = 9. forduló; 8d = nyolcaddöntő; 4d = negyeddöntő; ed = elődöntő;
Sötétszürke háttér a játékos nevénél: azon játékosok vannak így jelölve, akik szezon közben eligazoltak a csapattól.

Melyik játékos hányszor viselte a csapatkapitányi karszalagot 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
Zárójelben a bajnoki forduló, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel, melyre rákattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.

Jelmagyarázat: Helyszín: -o = otthon (hazai pályán); -i = idegenben;
Magyar Kupa mérkőzések: MK-8 = 8. forduló; MK-9 = 9. forduló; MK-8d = nyolcaddöntő; MK-4d = negyeddöntő; MK-ed = elődöntő;
Csapatok: DEB=Debrecen; FEH=Fehérvár; FTC=Ferencváros; GYI=Gyirmót; HON=Budapest Honvéd; KIS=Kisvárda; MEZ=Mezőkövesd; MTK=MTK; PAK=Paks; PUS=Puskás Akadémia; ÚJP=Újpest; ZTE=Zalaegerszeg;

Játékvezetők 
A táblázat azon játékvezetőket és az általuk a Debreceni VSC játékosainak kiosztott figyelmeztetéseket mutatják, akik legalább egy mérkőzést vezettek a csapatnak.
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési- és nemzetközi kupamérkőzéseket.
A mérkőzések oszlopban zárójelben a bajnoki-, illetve a kupaforduló sorszámát tüntettük fel.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámára vagy a mérkőzések oszlopban a mérkőzésre kattint.

Jelmagyarázat: szürke színű vastag vonallal jelezzük a bajnoki körök fordulóját (11., 22. és 33. forduló); vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását;
Lapok: M = mérkőzés; Σ = összes kioszott sárga ill. piros lap;  = kiosztott sárga lapos figyelmeztetés;  = kiosztott 2 sárga lapos figyelmeztetés utáni azonnali kiállítás;  = kiosztott piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás
Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben;
Magyar Kupa: 8f = 8. forduló; 9f = 9. forduló; 8d = nyolcaddöntő; 4d = negyeddöntő; ed = elődöntő;
DEB=Debrecen; FEH=Fehérvár; FTC=Ferencváros; GYI=Gyirmót; HON=Budapest Honvéd; KIS=Kisvárda; MEZ=Mezőkövesd; MTK=MTK; PAK=Paks; PUS=Puskás Akadémia; ÚJP=Újpest; ZTE=Zalaegerszeg;

Milyen szerelésben játszottak a Debreceni VSC játékosai 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
Zárójelben a bajnoki forduló, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel, melyre rákattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.

Jelmagyarázat: Magyar Kupa mérkőzések: MK-8 = 8. forduló; MK-9 = 9. forduló; MK-8d = nyolcaddöntő; MK-4d = negyeddöntő; MK-ed = elődöntő;
DEB=Debrecen; FEH=Fehérvár; FTC=Ferencváros; GYI=Gyirmót; HON=Budapest Honvéd; KIS=Kisvárda; MEZ=Mezőkövesd; MTK=MTK; PAK=Paks; PUS=Puskás Akadémia; ÚJP=Újpest; ZTE=Zalaegerszeg;

Mennyit utazott a csapat a szezonban 
A táblázat km-ben mutatja, hogy mennyit utazott a Debreceni VSC csapata a szezonban.
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
A hazai mérkőzéseknél (OTP Bank Liga és MOL Magyar Kupa) a DVSC (Nagyerdei stadion) és a vendégcsapat stadionja közötti, közúton mért távolságot vettük alapul.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet a Kiírás, forduló oszlopban a mérkőzésre kattintva.

Nézőszámok 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a Kiírás, forduló oszlopban található, az adott mérkőzést jelző leírásra kattint.

Hazai mérkőzések 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC aktuális szezonjának hazai mérkőzéseinek nézőszámai szerepelnek.

Nézőszám fordulónként, idővonalon ábrázolva:

Idegenbeli mérkőzések 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC aktuális szezonjának idegenbeli mérkőzéseinek nézőszámai szerepelnek.

OTP Bank Liga 

2021. június 16-án a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nyilvánosságra hozta a 2021–2022-es NB I-es idény menetrendjét. Az őszi szezon 2021. július 31-től december 18-ig tart, a tavaszi pedig 2022. január 29-től május 14-ig. A bajnokság lebonyolítása nem változott, 33 fordulót, vagyis három 11 fordulóból álló kört játszanak egymással a csapatok. Az első körben pályaválasztó együttesek lesznek a hazai pályán játszó csapatok a harmadik körben is.

Mérkőzések

Legutóbbi 10 bajnoki mérkőzés 
Az alábbi táblázat a Debreceni VSC legutóbbi 10 hazai és idegenbeli bajnoki mérkőzését foglalja össze,
időrendi sorrendben, a táblázat elején a legutóbbi mérkőzések, míg a végén a legkorábbiak találhatók.
Az adott mérkőzés fordulójára kattintva az összecsapás részleteit is megtekintheti.
A táblázat csak az OTP Bank Liga mérkőzéseket tartalmazza.

Bajnoki eredmények összesítése 
Az alábbi táblázatban összesítve szerepelnek a Debreceni VSC OTP Bank Ligában elért eredményei, körök valamint szezonok szerinti bontásban.
A százalék számítás a 3 pontos rendszerben történik.

Helyezések fordulónként 

Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben. Eredmény: GY = győzelem; D = döntetlen; V = vereség.
<small>‡ A csapat valós helyezése eltérhet az itt feltüntetettől, ugyanis a jelölt fordulókban több csapatnak elhalasztott mérkőzése volt, ami befolyásolhatja a valós  sorrendet.</small>

A csapat helyezései fordulónként, idővonalon ábrázolva.

Tabellák

A bajnokság végeredménye

Mérkőzések összesített tabellája 

(CV): Bajnoki címvédő csapat; (B): Bajnokcsapat; (Ú): Újonc csapat; (KGY): Kupagyőztes;
Forma: Az első helyen az adott csapat legutóbbi mérkőzésének kimenetele látható, míg balról az 5. helyen az 5 mérkőzéssel ezelőtti összecsapás kimenetele.
Sorrend szabályai: 1) pontszám; 2) több győzelem; 3) jobb gólkülönbség; 4) több szerzett gól; 5) az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége; 6) az egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége; 7) az egymás ellen játszott mérkőzéseken az idegenben szerzett több gól; 8) a fair play értékelésében elért jobb helyezés; 9) sorsolás;

Fordulóról fordulóra  
A táblázat a csapatok helyezését mutatja az OTP Bank Ligában, fordulóról fordulóra.
A forduló sorszáma alatti jelre kattintva átrendezheti a táblázatot az adott forduló csapatsorrendjére.

Első kör 

A sérült Pávkovics Bence és Kundrák Norbert nélkül, de nagy ambícióval és óriási várakozással lépett pályára a Loki a Honvéd otthonában a bajnokság nyitófordulójában. A hajdúságiakat csaknem 200 debreceni érzelmű drukker támogatta idegenben is, és a gárda az NB I-be majd 14 esztendő után visszatérő Dzsudzsák Balázs csapatkapitány vezérletével, a Deslandes-Charleston Dos Santos belső védőpárossal a soraiban próbált is ennek megfelelni.

Debrecen: Košický — Kusnyír, Charleston, Deslandes (Nikolics ), Ferenczi — Varga, Dzsudzsák  — Bévárdi (Gyönyörű ), Bódi (Ugrai ), Sós (Szécsi ) — Bárány (Baráth ) <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Bényei, Pintér, Tischler, Korhut, Soltész • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Honvéd: Szappanos — Mezghrani, Klemenz, Baráth B., Tamás K. — Nagy G. (Lovric ) — Bőle, Nono, Hidi  (Zsótér ), Nagy D. (Balogh N. ) — Eppel (Lukics ). <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Alves, Bardea, Banó-Szabó, Gale, Pantelics, Májer, Tóth-Gábor • Vezetőedző: Horváth Ferenc

36. perc: Nono a bal szélről ívelt át egy szögletet, az üresen hagyott Bőle kissé jobbról 11 méterről ballal kapásból rászúrta, a lapos labda a bal kapufa belső éléről pattant a gólvonal mögé. Košický vetődött, de hiába; (1–0). 56. perc: Kusnyír lódult meg ígéretesen középen, Tamás és Baráth közösen még éppen a 16-os előtt tudta őt felborítani. Dzsudzsák szabadrúgása a kispesti Klemenz kezét érintve hagyta el a kapu fölött a játékteret. Bognár játékvezető az eset visszanézése után tizenegyest ítélt a Loki javára, melyet a magyar élvonalban 4999 nap után újra pályára lépő Dzsudzsák ballal laposan a kapu jobb oldalába helyezte; (1–1). 65. perc: egy jobb oldali kisszöglet után Bódi kapu elé belőtt labdáját Bárány Eppelt megelőzve, két méterről jobbal, becsúszva helyezte a hálóba; (1–2). 83. perc: Szécsi balról beküldött centerezése után Bévárdi egy remek csellel Baráth Botondot és Tamás Krisztiánt is becsapta, majd 5 méterről méterről ballal laposan a hosszú, bal sarokba lőtt; (1–3).  95. perc: A vendégek korábbi Honvéd-játékosát, Ugrait nem támadták meg a védők, így kissé balról, 17 méterről jobbal félmagasan a hosszúba csavarta a labdát; (1–4).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

  A Honvéd az előző bajnokságot a 10. helyen zárta, úgy, hogy 37 pontjából csak 13-at gyűjtött be (35 százalék) pályaválasztóként – az otthoni meccseit egy kivétellel az MTK pályáján, az Új Hidegkuti stadionban, egyszer pedig a Szusza Ferenc Stadionban játszotta – és ezzel a hazai táblázaton a 2–7–8-as mérlegével az utolsó lett. Amikor legutóbb, a 2017-2018-as szezonban még végig Kispesten rendezte a hazai meccseit, a pontjai 53 százalékát szerezte meg vendéglátóként (47-ből 25-öt).  
  A magyar élvonalba több mint 13 éves szünet után visszatérő Dzsudzsák Balázs 48 NB I-es találkozó után 14 gólnál járt a találkozó előtt, a Honvéd ellen háromszor jutott szóhoz, mindannyiszor végig a pályán volt, de gólt még nem szerzett. A 11-ese volt a 15. gólja a magyar élvonalban.
 Bőle Lukácsnak ez volt a 11. találata az NB I-ben.
 A Budapest Honvéd vereséggel tért vissza a Bozsik Arénába, ahol 2018. augusztus 5. óta az első bajnoki mérkőzését játszotta.
 Horváth Ferenc csapata tíz emberrel játszott az utolsó bő félórában, Klemenz kiállítása miatt.
 A DVSC a legutóbbi nyolc a Honvéd ellen idegenben játszott mérkőzéséből csak kettőt veszített el.
 A Loki 2018. április 7-én, Pakson szerzett legutóbb legalább négy gólt (5–2) idegenbeli mérkőzésen az élvonalban.
 Dzsudzsák Balázs 2007. október 6. óta először szerzett gólt a magyar élvonalban.
 Bévárdi Zsombor, aki a 2019–2020-as idényben a Kaposvár csapatában játszott az élvonalban, a legutóbbi hat NB I-es mérkőzésén négy gólt szerzett.
 A húszéves Bárány Donát, aki az előző idényben 30 meccsen 15 gólt szerzett a Merkantil Bank Ligában, góllal mutatkozott be egy osztállyal feljebb. 
 Ugrai Roland csak kilenc percet játszott, így is gólt lőtt korábbi csapatának.

A DVSC 4–1-es idegenbeli győzelemmel tért vissza az OTP Bank Ligába. Az Újpest ellen – a 2020 nyári kiesésig számolva – a legutóbbi három mérkőzésén győzött, döntetlent is játszott és szenvedett vereséget is, de a legfrissebb emlék egy 4–0-s győzelem. Az Újpest a Basel elleni csütörtöki kupamérkőzéssel a lábában utazik Debrecenbe. A lila-fehérek az első fordulóban kikaptak otthon a Puskás Akadémiától. A 2020–2021-es idényben vendégként az utolsó négy mérkőzésükön nyeretlenek maradtak, az utolsó hármon nem tudtak gólt szerezni. A fővárosi gárda elsősorban légiósokra épül, magyar játékos általában csak mutatóban van a kezdőben. Ez a vásárnapi meccsen némiképp változhat, hiszen az Újpest két jó csatára, a grúz Beridze és az elefántcsontparti Tallo is sérüléssel bajlódik. A vendéglátók sincsenek tökéletes helyzetben, a korábban műtött Pávkovics Bence és Kundrák Norbert mellett Bódi Ádám és Sylvain Deslandes is sérüléssel küzd, a kiváló középpályás és a francia-kameruni középhátvéd játéka bizonytalan a vasárnapi összecsapáson. A két együttes eddig 103 bajnokit vívott egymással az élvonalban: a debreceniek 21 mérkőzést nyertek meg 34 döntetlen és 48 újpesti siker mellett.

Debrecen: Košický — Kusnyír, Deslandes, Nikolics, Ferenczi — Bévárdi (Sós ) — Varga J. (Baráth ), Dzsudzsák , Ugrai (Soltész ), Szécsi — Bárány (Tischler ) <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Deslandes, Dav. Babunszki, Gyönyörű, Bényei, Pintér, Poór, Korhut • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Újpest: Pajovics — Kasztrati, Kutrumpisz, Diaby — Pauljevics, Csongvai, Bjelos (Jevtoszki ), Mitrovics  (Katona ), Onovo — Antonov — Croizet (Szakály P. )) <div>• Fel nem használt cserék: Tomori, Banai (kapusok), Máté, Mack, Simon K., Kovács D. • Vezetőedző: Michael Oenning

A Debreceni VSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs ezen a mérkőzésen játszotta 50. elsőosztályú bajnoki találkozóját.
6. perc: Mitrovics indította remekül Croizet-t, aki lefordult a védőjéről, majd 16 méterről lőtt, a labda pedig a vetődő Košický kezéről pattant a jobb alsóba; (0–1). 
50. perc: Az újpesti Croizet két embert is becsapott, majd kicsit jobbra húzott, és éles szögből lőtt, a labdája Charleston lábán megpattantva jutott a kapu közepébe; (0–2). 
77. perc: Szabadrúgáshoz jutottak a hazaikat, melyet gyorsan el is végzett a Loki csapatkapitánya, Dzsudzsák, Tischler egyedül maradt az újpesti ötösön belül, és könnyen fejelt a hálóba; (1–2). 
87. perc: A sokadik balról érkező debreceni beadás során Ferenczi labdáját Tischler el tudta fejelni 10 méterről, és a jobb alsóba tartó labda Pajovics keze között jutott a hálóba; (2–2).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Legutóbb a 2019–2020-as bajnokságban találkozott a két együttes, és mind a háromszor legalább négy gól esett, a fővárosban 3–2-re, majd 3–1-re a lila-fehér gárda nyert. 
 Debrecenben a mindössze 12 találkozón irányító vezetőedző, Vitelki Zoltán bemutatkozó meccsén a Loki úgy győzött 4–0-ra, hogy a vendégektől Bacsa Patrikot a 67. percben 2–0-nál kiállították. A DVSC-nek a legutóbbi kilenc összecsapásukon ez volt az egyetlen diadala az Újpest ellen. Ötször a IV. kerületiek ünnepelhettek, három találkozó pedig döntetlen lett.
 Az Újpest mestere, Michael Oenning még a Vasassal nyolcszor mérkőzött a Debrecen ellen, háromszor győztesen, négyszer vesztesen került ki ezekből a csatákból, egy találkozó pedig döntetlenül zárult. Legutóbb, 2018 áprilisában 3–2-re nyerni tudott a hajdúsági városban, előtte viszont a fővárosban szaladt bele egy Loki elleni 5–1-es vereségbe.
 Az Újpest a második gólját már emberhátrányban lőtte, miután Diaby a 14. percben piros lapot kapott.
 A francia Yohan Croizet, aki csütörtökön, a nemzetközi porondon is az Újpest egyetlen gólszerzője volt, Debrecenben kétszer annyi gólt szerzett, mint korábban eddigi nyolc mérkőzésén az OTP Bank Ligában.
 A lila-fehérek immár sorozatban a hatodik idegenbeli bajnoki mérkőzésükön maradtak győzelem nélkül.
 Az Újpest rajtja a 2018–2019-es idényéhez hasonlít, akkor kezdett hazai vereséggel, majd játszott utána idegenben döntetlent. 2019-ben három, 2020-ban négy pontja volt két forduló után.
 A DVSC újoncként hat gólt szerzett az első két fordulóban, s négy pontot gyűjtött, ez jó rajt.
 Tischler Patrik 2020. február 8. óta, a Kisvárda mezében a Kaposvárnak lőtt mesterhármas óta először szerzett gólt az élvonalban. A DVSC színeiben először talált a kapuba az OTP Bank Ligában, de még érdekesebb, hogy a Loki a negyedik klubja, amelynek mezében bajnoki gólt szerzett az Újpest ellen.
 Amikor az Újpest legutóbb idegenben bajnoki meccset nyert a DVSC ellen (2018. március 10.), a győztes gólt a csereként beálló Tischler Patrik lőtte.

A paksiak a szezonnyitányon kikaptak a Mezőkövesdtől (2–3), azonban a 2. fordulóban Felcsúton ütötték ki a Puskás Akadémiát (6–1). A játékmester Bognár István, a vezetőedző Bognár György fia klubja honlapján elmondta, hogy úgy érzi, bőven maradt gól bennük, s ezeket nyilván többek között a Loki ellen tartogatják. A DVSC játékosai a tavalyi szezonban, a Merkantil Bank Ligában átlagosan bőven 2 gól felett rúgtak mérkőzésenként, és az NB I-ben is jellemző, hogy a Huszti-gárda sorra szerzi a találatokat, hiszen a Honvéd négyet, az Újpest kettőt kapott a veretlen, 3. helyen álló Lokitól. Mindezek alapján akár vízilabda-mérkőzéshez hasonlatos eredmény is születhet Pakson, bár a debreceni szakmai stáb feltett szándéka, hogy az együttes minél előbb lehozzon egy találkozót kapott gól nélkül. A legutóbbi paksi összecsapás 2020. február 22-én volt, akkor a zöld-fehérek győztek 4–2-re, Kulcsár Dávid, Böde Dániel, Sajbán Máté és Windecker József góljaira Szécsi Márk és Haruna Garba tudott válaszolni a vendégek részéről. A DVSC-t nem segítheti céljai eléréseben a kisebb sérüléssel bajlódó Bódi Ádám, a múlt héten lerúgott Bárány Donát, valamint a műtött Pávkovics Bence és Kundrák Norbert. A meccstörténelem a Loki esélyeire utal: összességében az egymás ellen lejátszott 33 első osztályú bajnokiból a Paks csak 5-öt tudott megnyerni, 12 döntetlen mellett 16 debreceni siker született.

Debrecen: Košický — Kusnyír, Poór (Nikolics ), Charleston (Deslandes ), Korhut (Baráth ) — Varga J. (Sós ), Dzsudzsák  — Bévárdi (Ugrai ), Szécsi, Ferenczi — Tischler <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Dav. Babunszki, Bényei, Pintér, Soltész • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Paks: Nagy G. — Kinyik (Kulcsár ), Szélpál, Lenzsér, Szabó J.  — Papp K. (Hahn ), Bognár István (Bertus ), Balogh B. — Sajbán, Ádám (Böde ), Szendrei (Nagy R. ). <div>• Fel nem használt cserék: Rácz (kapus), Lorentz, Haraszti, Szabó B. • Vezetőedző: Bognár György

27. perc: Dzsudzsák adott mélységi passzt Ferenczi Jánosnak, aki bevitte a labdát a 16-oson belülre, majd ballal elgurította a paksi kapus mellett a hosszúba; (0–1).  41. perc: A vendégek egy gyors kontra után Bévárdi vezette kapura a labdát, ahol kicselezett két paksi védőt a 16-oson belül, majd a középen tisztán érkező Dzsudzsák Balázsnak passzolt, aki egyből belőtte a bal alsóba; (0–2).  45. perc: A hazaiak a félidő utolsó percében büntetőből szépítettek, miután Kusnyír borította fel Sajbánt az ötösnél. Ádám Martin a tizenegyesből a bal kapufát találta telibe, ahonnan befelé pattant a labda a jó irányba mozduló kapus mellett; (1–2).  50. perc: Egy kihagyott helyzet után Sajbán bal oldalról érkező passzát követően Hahn János tisztán lőtte a kapuba 10 méterről, középről; (2–2).  63. perc: A hazaiak egy gyönyörűen kivitelezett szabadrúgásból átvették a vezetést: Bognár István 22 méterről lőtt a bal alsóba, hiába volt sorfal; (3–2).  73. perc: Egy debreceni szabadrúgás után úgy tűnt, felszabadult a paksi kapu, de Dzsudzsák bal szélről beemelte a labdát, majd Nikolics lekésztítette a hosszúnál a frissen beállt Ugrai Rolandnak, aki ballal a bal alsóba lőtt; (3–3).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A bajnokság első két fordulójában a Loki volt a legeredményesebb gárda hátrányból. Mindkétszer az ellenfele szerzett vezetést, de a debreceni csapat a Honvéd vendégeként nyerni tudott, az Újpest ellen pedig 0–2-ről is otthon tartott egy pontot (2–2).
 Eddig mindkét együttes nagyon erős a támadójátékban, az NB I első két fordulójában a Paks szerezte a legtöbb gólt a mezőnyben, nyolcat, a Loki pedig – holtversenyben a Mezőkövesddel – a második helyen áll hattal.
 A Paks már tizenegy szerzett gólnál tart három forduló után, ez jobb, mint az előző, egyébként rekordot hozó idény 2,3-as átlaga.
 A zöld-fehérek legutóbbi hat bajnoki mérkőzésén 41 (!) gól esett.
 Bognár György együttese a mostani szezonban mindkét eddigi hazai bajnokiján három gólt kapott. A legutóbbi nyolc hazai bajnokijából csupán hármat nyert meg.
 Ádám Martin, Bognár István és Hahn János is az első három fordulóban két mérkőzésen is szerzett gólt. Bognár három gólnál tart összesen.
 Az újonc DVSC még veretlen három forduló után, idegenbeli bajnoki mérkőzései 180 játékperce alatt hét gólt szerzett!
 A Loki mindhárom eddigi bajnokiján hátrányba került, de Kispesten fordított, a másik két találkozón döntetlenre mentette a mérkőzést.
 Ugrai Roland Kispesten és Pakson csereként állt be, mindkét találkozón gólt szerzett. Az Újpest ellen kezdett, de nem szerzett gólt. Dzsudzsák Balázs ugyancsak mindkét idegenbeli mérkőzésen góllal segítette csapatát.

 Az újonc Loki három forduló után még veretlen, s még inkább kiemelésre méltó, hogy kilenc góljánál egyedül a Paks szerzett többet. Pályaválasztóként az Újpestet fogadta, 0–2-es hátrányból egyenlített. Egyébként mindhárom eddigi mérkőzésén játszott hátrányban, de mindig sikerült egyenlíteni, sőt Kispesten fordítani. A ZTE egyelőre nyeretlen, a MOL Fehérvár elleni döntetlent két vereség követte. Vendégként egy mérkőzésen van túl az idényben, azt 3–2-re elveszítette Mezőkövesden.

 Ez lesz az 59. összecsapásuk az NB I-ben, az örökmérleg 31 Loki-siker, 12 döntetlen, 15 Zete-győzelem.
 Debrecen többnyire vesztes csaták helyszíne a Zalaegerszeg számára, amely 1979 óta pontosan 30-szor látogatott el a hajdúsági városba, 22-szer kikapott, hatszor ikszelt és mindössze kétszer tudott győztesen hazatérni. Igaz, akkor fölényes diadalokat ünnepelhetett.
 Először 2002. március 30-án volt rá példa, amikor a ZTE 6–1-re ütötte ki a Lokit, az első és a hatodik találatot a jelenlegi vezetőedző, Waltner Róbert lőtte. Abban az évben nyerte el eddigi egyetlen élvonalbeli bajnoki címét a zalai együttes. A második sikere a legutóbbi találkozójukon született. Tavaly március 14-én, a járvány miatti első zárt kapus forduló alkalmával Márton Gábor irányításával 3–0-ra nyertek a kék-fehérek a Nagyerdei stadionban. A gólokat Bobál Gergely, Stieber Zoltán és Radó András lőtte, közülük ma már senki sem játszik az egerszegieknél.
 A két csapat előző tíz debreceni tétmeccsén mindig legalább három gól született.
 Az eddigi három fordulóban mindig a Lokinak kellett futnia az eredmény után. Ennek ellenére Huszti Szabolcs együttese még veretlen: a Honvéd ellen fordítani tudott, míg az Újpesttel és a Pakssal szemben kétgólos hátrányból felállva ért el döntetlent.
 A Zete még nyeretlen, mindössze egy pontot szerzett, legutóbb április végén a Puskás Akadémiát győzte le a Pancho Arénában (4–1), azóta 2 döntetlen és 3 vereség a mutatója.
 A Loki hazai pályán tétmeccsen legutóbb március 10-én, vagyis több mint öt hónappal ezelőtt a Magyar Kupában, az MTK-tól kapott ki 2–1-re, azóta ötször nyert, kétszer ikszelt. Bajnokin – még az NB II-ben – február 28-án a Vasassal szemben maradt alul, ugyancsak 2–1-re.
 A Zalaegerszeg az előző tíz házon kívüli bajnokijából csak egyet, a már említett felcsútit tudta megnyerni, ikszelt a Honvédnál és Pakson, hét alkalommal pedig kikapott.

Debrecen: Košický — Kusnyír, Baráth, Korhut, Ferenczi — Varga J., Dzsudzsák  — Bévárdi (Pintér ), Dav. Babunszki (Soltész ), Szécsi (Ugrai ) — Tischler (Sós ) <div>• Fel nem használt cserék: Gróf és Hrabina (kapusok), Nikolics, Sipos, Bényei • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Zalaegerszeg: Demjén — Lesjak (Huszti ), Szerafimov, Kálnoki Kis, Gergényi — Bedi, Sanković — Skribek (Meschack ), Milovanovikj (Grezda ), Babati  (Halilović ) — Koszta (Špoljarić ) <div>• Fel nem használt cserék: Gyurján (kapus), Bobál, Tajti, Zimonyi, Borukov • Vezetőedző: Waltner Róbert

29. perc: Kosztát szerelte lövőcsel közben a 16-oson Korhut, de a védő bal lábáról középre pattant a labda, Varga mellett Skribek jobbal 17 méterről félmagasan a bal sarokba lőtt, a vetődő hazai kapus Košický még hozzáért, de hárítani már nem tudott; (0–1).  65. perc: Egy szép hazai támadás végén egy ballábas beadásból Szécsi a bal sarok elé csúsztatott fejjel, Korhut a védekező Gergényi mellől a léc alá fejelt, a bal felső rövid sarokba; (1–1).  86. perc: A negyedórával korábban csereként beállt Halilović passzolt balra Gergényinek, aki ballal laposan remekül adott középre, a hosszú sarok előtt három zalai között üresen érkező Grezda elé, aki jobbal a léc alá lőtt, a bal felsőbe; (1–2).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Az újonc DVSC először kapott ki, a ZTE ellenben először győzött az idényben.
 A debreceniek mind a négy eddigi fordulóban hátrányba kerültek a mérkőzés egy bizonyos szakaszában, most kétszer is. Először még egyenlítettek, másodszor már nem tudtak.
 A Loki az eddigi mindkét hazai meccsén két-két gólt kapott, összesen egy pontot szerzett.
 Korhut Mihály, több mint öt év után szerzett ismét gólt a magyar élvonalban, a szombati előtt 2016. július 31-én a Gyirmót ellen szerzett gólt.
 Skribek Alen már a második mérkőzésén szerzett gólt az OTP Bank Liga mostani idényében, a Puskás Akadémia után a Debrecen kapuját is bevette.
 A ZTE a legutóbbi két a DVSC elleni idegenbeli mérkőzését megnyerte.
 A koszovói Eros Grezda a második OTP Bank Ligás mérkőzésén első gólját, sőt első győztes gólját szerezte.

A címvédő Ferencvárosi mindössze harmadszor játszik a mostani bajnoki idényben, az előző két alkalommal is pályaválasztó volt. Előbb kikapott a Kisvárdától (1–2), majd legyőzte a Mezőkövesdet (4–1). Az újonc DVSC nagyszerűen, kispesti 4–1-es győzelemmel kezdte a bajnoki szezont, de azóta nem tudott győzni, sőt két döntetlen után (DVSC–Újpest 2–2 és Paks–DVSC 3–3) a negyedik fordulóban, a nagyerdei arénában, a ZTE ellen, elveszítette veretlenségét is (1–2). A Ferencváros ellen a legutóbbi négy tétmérkőzésen nem szerzett pontot, vendégként legutóbb 2012. március 3-án tudott nyerni a zöld-fehérek ellen 2–1-re, akkor Adamo Coulibaly és Szakály Péter szerezték a debreceniek találtait. A két csapat eddig 95 találkozót vívott egymással az első osztályban, ebből a DVSC 26-ot tudott megnyerni, az Üllői úton pedig mindössze 4-et.

Debrecen: Košický — Kusnyír, Baráth, Korhut, Ferenczi — Dzsudzsák , Varga J. (Bényei ) — Bévárdi, Soltész (Tischler ), Ugrai — Sós (Pintér ) <div>• Fel nem használt cserék: Gróf és Hrabina (kapusok), Nikolics, Dav. Babunszki, Gyönyörű, Sipos • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Ferencváros: Dibusz  — Botka, S. Mmaee, Kovačević, Ćivić (Csontos ) — Zachariassen (Laidouni ), Haratyin — Mak (Vécsei ), Nguen (Gavrić ), Uzuni (Szánthó ) — R. Mmaee <div>• Fel nem használt cserék: Bogdán (kapus), Do Rosario, Zubkov, Čabraja, Lončar, Redzic • Vezetőedző: Peter Stöger

18. perc: A vendégek szerezték meg a vezetést; Dzsudzsák jobb oldali, jobblábas beadását a jobb, azaz a hosszú sarok elől Ugrai Roland a kapu közepébe fejelte, három lépésről. A hazaiak kapusa, Dibusz elmozdult jobbra, bal talppal azonban csak beleérni tudott; (0–1). 
39. perc: Ćivić bal oldali beadását Róbert Mak két csel után jobbal a bal felsőbe rúgta 13 méterről, középről; (1–1). 
56. perc: Büntetőből megszerezte a vezetést a Fradi: Korhut az ötösön Haratyint hátulról felrúgta, a büntetőt Ryan Mmaee értékesítette jobbal a bal alsó sarokba, Kosicky semerre sem mozdult el előre; (2–1). 
68. perc: Dibusz gyorsan játékba hozott labdáját Nguen Ryan Mmaee elé passzolta, aki Róbert Mak elé tolta a labdát, a szlovák tíz méterről, az ötös bal sarka elől ballal a jobb alsóba lőtt; (3–1). 
73. perc: Ryan Mmaee jobb oldali beadását Aïssa Laïdouni a jobb felső sarokba fejelte hét méterről, középről; (4–1). 
90. perc: Dzsudzsák ballábas sarokrúgása az ötös jobb sarkán álló Korhutról pattant a csapattárs Ugrai Roland elé, aki jobbal öt méterről laposan a kapu jobb alsó sarkába lőtt Samy Mmaee lába alatt; (4–2).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Róbert Mak már a mostani bajnoki szezon eddigi részében is háromszor annyi gólt szerzett, mint az előzőben összesen.
 Ryan Mmaee az OTP Bank Ligában a kelet-magyarországi csapatok specialistája: a Kisvárda után a DVSC ellen is gólt szerzett.
 Aissa Laidouni a negyedik bajnoki gólját érte el magyarországi pályafutása során, mindegyiket a Groupama Arénában.
 A Ferencváros a Kisvárda elleni veresége óta mindkét bajnoki mérkőzését négy gólt szerezve nyerte meg.
 A zöld-fehérek a Debreceni VSC elleni legutóbbi öt tétmérkőzésüket kivétel nélkül megnyerték, a Loki legutóbbi vendégként 2012. március 3-án tudott nyerni a Ferencváros ellen.
 Ugrai Roland már négy gólnál tart a mostani OTP Bank Liga-idényben, legutóbb 2017. október 4-én duplázott a mostani előtt.
 A DVSC az első forduló óta nyeretlen, a legutóbbi két találkozóját elveszítette.
 Dzsudzsák Balázs, a DVSC jelenlegi csapatkapitánya a mérkőzést megelőzően csak egyszer játszott a zöld-fehérek ellen, amikor a Loki 2006. május 21-én Debrecenben 3–1-re nyert, a második hazai gólt Dzsudzsák szerezte (a másik kettőt Máté és Sidibe). A 108-szoros válogatott középpályás több mint 15 évvel az első felnőtt mezben lejátszott bajnoki mérkőzése óta Loki-mezben most először lépett pályára az FTC ellen a Groupama Arénában.

Legutóbb tétmérkőzésen a Merkantil Bank Ligában játszott egymás ellen a két csapat. Gyirmóton Varga Barnabás góljával 1–0 arányban diadalmaskodtak a hazaiak, míg a tavaszi debreceni visszavágón szintén a kék-sárgák győztek 2–0 arányban Lencse László és Simon András találataival. A két gárda az élvonalban eddig háromszor találkozott, mindegyiket a DVSC nyerte, a gólkülönbség 8–2 a debreceniek javára.

Debrecen: Košický — Kusnyír, Deslandes, Baráth, Korhut (Sós ) — Bényei, Dzsudzsák  — Bévárdi (Gyönyörű ), Soltész (Bárány ), Ferenczi — Ugrai (Tischler ) <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Nikolics, Dav. Babunszki, Pintér, Varga J., Szécsi • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Gyirmót: Rusák — Major (Szegi ), Széles I., Ikić, Zeke — Vass Á., Nagy P. , Radics (Hajdú Á. ) — Herjeczki (Medgyes Z. ), Simon A., Hasani (Varga B. ) <div>• Fel nem használt cserék: Hársfalvi (kapus), Karacs, Vogyicska, Lencse • Vezetőedző: Csertői Aurél

47. perc: Szünet után a két friss támadóval igyekezett módosítani játékán a Loki, Sós Bence és Bárány Donát érkezett a csapatba. Dzsudzsák jobb oldali tekert szabadrúgását Deslandes fejelte középre, és Bévárdi Zsombor védőjét megelőzve 3 méterről a kapu közepébe lőtt; (1–0).
51. perc: Dzsudzsák mesteri labdájával Ugrai Roland lépett ki, egyet igazított, aztán 19 méterről remek lövéssel lőtte ki a jobb alsó sarkot; (2–0).
64. perc: Egy bal oldali bedobás után Bárány visszajátszotta a labdát Sós Bencének, aki 13 méterről egy mozdulattal a hosszú felső sarkba lőtt; (3–0).
66. perc: Két perccel később, szintén balról lőtt gólt az ifjú csereember, Sós Bence: mellel maga elé tette a labdát, majd 16 méterről ballal a jobb sarokba zúdította; (4–0).
77. perc: Bárány csent el egy labdát, Ugrai Roland elé gurított vissza, aki 18 méterről, középről a bal alsó sarokba bombázott; (5–0).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC 2015. október 17. óta először szerzett az élvonalban legalább öt gólt, akkor a Békéscsabát verte 7–0-ra. Az a mérkőzés is a második félidőben hozott gólesőt, a félidőben 1–0-ra vezetett a DVSC.
 A fentiekből következik: a mostani előtt közel hat évvel ezelőtt szerzett legutóbb egyetlen félidő alatt öt gólt.
 A nyáron az OTP Bank Ligába visszatért DVSC 2020. június 21. óta először nyert hazai pályán bajnoki mérkőzést az NB I-ben.
 Ugrai Roland az első hat fordulóban hat gólt szerzett. A teljes idényeket tekintve csak egy ennél sikeresebb volt eddig pályafutása során, a 2017–2018-as (10).
 Bévárdi Zsombor a mostani idényben a DVSC mindkét eddigi győztes mérkőzésén gólt szerzett.
 Sós Bence először szerzett két gólt egy élvonalbeli mérkőzésen.
 A Gyirmót élvonalbeli története legsúlyosabb élvonalbeli vereségét szenvedte el. Az eddigi negatív rekord négy 0–4 volt a 2016–2017-es idényben.

Debrecen: Košický — Korhut, Baráth, Deslandes, Ferenczi — Dzsudzsák , Varga — Bévárdi (Soltész ), Sós (Szécsi ), Ugrai — Bárány (Tischler ) <div>• Fel nem használt cserék: Gróf és Hrabina (kapusok), Nikolics, Dav. Babunszki, Gyönyörű, Szujó • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Kisvárda: Dombó  — Melnyik (Lucas ), Prenga, Csirkovics, Leoni — Hej, Bumba (Camaj ), Navrátil (Asani ), Ötvös (Zlicsics ) — Szimovics, Mešanović <div>• Fel nem használt cserék: Odintsov (kapus), Kravcsenko, Karabeljov, Rubus, Nagy M. • Vezetőedző: João Janeiro

11. perc: Ferenczi csele után a helyzetbe hozott Bévárdi ugyan nem tudott lövéshez jutni az ellenfél tizenhatosán belül, ám közreműködésével Bárányhoz jutott a labda, aki hátra passzolt a felfutó Varga József elé, ő pedig 13 méterről, középről kilőtte a várdai kapu jobb alsó sarkát; (0–1).
50. perc: A második félidő elején egyenlítettek a hazaiak: egy saját térfélről előreívelt szabadrúgásnál a bosnyák Jasmin Mešanović mellre vette az ívelést a rosszul felugró Deslandes mellett, s jobbal a hosszú sarokba bombázott, a labda a lécről pattant a debreceni kapuba; (1–1).
90. perc: A rendes játékidő utolsó percében a vezetést is megszerezték a várdaiak: Camaj jobb oldali szöglete után a labda középen az újvidéki születésű, csereként pályára lépú Laza Zlicsicshez került, aki 18 méterről lekészítette magának, majd elegáns mozdulattal a bal felsőbe emelt; (2–1).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC továbbra is pont nélküli Kisvárdán, az élvonalbeli bajnoki mérkőzéseken. A mérleg három meccs, három vereség.
 A Loki a legutóbbi négy bajnoki mérkőzéséből hármat elveszített.
 Varga József 2019. március 16. után szerzett ismét gólt a legmagasabb osztályban. Mindösszesen ez volt a hetedik élvonalbeli találata.
 A Kisvárda a hatodik győzelménél tart a hetedik forduló után. Eddigi élvonalbeli idényeiben a 20. (2018–2019) 14. (2019–2020) és a 10. (2020–2021) ért el a hatodik sikerig.
 Hazai pályán a Kisvárda továbbra is százszázalékos, három mérkőzésen kilenc pontot szerzett.
 Jasmin Mešanović a negyedik gólját érte el a bajnoki idényben, ő az első várdai futballista az OTP Bank Liga 2021–2022-es idényében, aki négy bajnoki mérkőzésen is gólt tudott szerezni. (Háromig sem jutott senki más még.)
 Lazar Zlicsics az első gólját szerezte a magyar élvonalban.

Debrecen: Košický (Gróf ) — Bévárdi, Baráth, Deslandes, Ferenczi — Soltész, Dzsudzsák , Varga, Sós (Korhut ) — Ugrai, Bárány (Németh ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Nikolics, Dav. Babunszki, Gyönyörű, Pintér, Baranyai, Tischler • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Fehérvár: Kovács D. — Fiola, Rus, Stopira, Heister (Petrjak ) — Nego, Szendrei (Zivzivadze ), Makarenko, Dárdai — Bamgboye, Nikolics  (Kodro ) <div>• Fel nem használt cserék: Dala (kapus), Lüftner, Kojnok, Jallow, Csoboth, Dinnyés • Vezetőedző: Szabics Imre

42. perc: Megfogyatkozott a DVSC: Dzsudzsák Balázs a labdáért ment, de a vendégek csapatkapitányát Nikolicsot találta el, így a Loki vezére megkapta második sárga lapját, és ezzel véget ért számára a mérkőzés. Már a jelenet előtt is paprikás volt a hangulat, hiszen Dzsudzsák többször is parázs jeleneteknek volt résztvevője, csapatkapitányként reklamált, vitatkozott Vad II. István játékvezetővel.
86. perc: Büntetőrúgáshoz jutott a hazai csapat, miután a 9 perccel korábban beállt Németh lövésébe Stopira magasra tartott kézzel ért bele. Ugrai Roland állt a labda mögé és nagyon higgadtan helyezte a labdát a kapu jobb oldalába, a Fehérvár kapusa, Kovács Dániel a másik irányba vetődött. Emberhátrányban szerezte meg a vezetést a DVSC; (1–0).
92. perc: Újabb büntetőt ítélt a játékvezető, ezúttal a vendégek javára, melyhez a VAR (videobíró) segítsége is kellett. Baráth rúgta el a labdával együtt Zivzivadze lábát is, mindkét játékos fejmagasságban tartott lábbal igyekezett a megszerezni a labdát, a fehérvári ért oda egy kicsivel hamarabb. Kenan Kodro végezte el a büntetőt, laposan, középre lőtte és ugyan a hazaiak hálóőre Gróf beleért, de csak felpattant róla a kapuba; (1–1).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Ugrai Roland a hetedik gólját érte el a bajnoki idényben, vezeti a góllövőlistát.
 A DVSC 2021 őszén eddigi négy hazai bajnoki mérkőzéséből csak egyet nyert meg.
 Dzsudzsák Balázs a 41. percben piros lapot kapott, az elsőt NB I-es pályafutása során.
 Kenan Kodro 61 percet játszott eddig az OTP Bank Ligában, három gólja akkor is nagyszerű teljesítmény, ha ezek közül kettő büntetőből is született.
 Másodperceken múlt, hogy nem szakadt meg a rossz sorozat, de a tény maradt: a DVSC 2013. szeptember 15. nem tud nyerni pályaválasztóként a Vidi ellen.
 A MOL Fehérvár mind a négy eddigi idegenbeli bajnokija döntetlenre végződött a mostani szezonban.
 Szabics Imre csapata a mérkőzései többségén (nyolcból öt) döntetlent játszott. A klub mérlege az 1993–1994-es és az 1997–1998-as idényben volt hasonló, akkor négy döntetlent számlált az első nyolc forduló után. Harminc éve hat döntetlen, két vereség volt a mérlege a nyolcadik forduló után.

A két csapat az eddig lejátszott 14 bajnoki mérkőzéséből a Debrecen és a Mezőkövesd is ötöt-ötöt nyert meg, a négy döntetlen mellett. A legutóbb összecsapáson, Haruna Garba fejesével 1–0-ra nyert a piros-fehér alakulat Mezőkövesden. A kövesdiek a legutóbbi forduló óta szakmai stábot cseréltek, Pintér Attila helyett a DVSC-vel kétszeres bajnok Supka Attila lett a vezetőedző. A vendégeknél eltiltás miatt sem Sós Bence, sem a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs nem szerepelhet, akik mindketten a szezon eddigi összes találkozóján pályára léptek.

Debrecen: Gróf — Bévárdi, Baráth, Deslandes, Korhut — Soltész (Pintér ), Varga , Bódi, Ferenczi — Ugrai (Tischler ), Bárány (Németh ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Nikolics, Dav. Babunszki, Gyönyörű, Baranyai • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Mezőkövesd: Piscitelli — Farkas, Pillár, Kocsis, Lakveheliani — Karnyicki (Chrien ), Cseke, Cseri  (Szépe ) — Vutov (Vojtuš ), Jurina (Drazsics ), Nagy D. (Calcan ) <div>• Fel nem használt cserék: Antal (kapus), Tordai, Baki, Derekas, Vadnai, Madarász • Vezetőedző: Supka Attila

84. perc: Farkas jobb oldali beadását Sztefan Drazsics jobb lábbal kapásból, 11 méterről, középről a jobb alsóba vágta; (1–0).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Mezőkövesd élén győzelemmel tért vissza az OTP Bank Ligába Supka Attila.
 A sárga-kékek hat nyeretlen bajnoki után győztek ismét.
 A Mezőkövesdben augusztus 7. óta csak Nagy Dániel és Sztefan Drazsics szerzett gólt, kettőt-kettőt.
 A borsodiak a legutóbbi öt hazai bajnoki találkozójukon veretlenek maradtak.
 A DVSC vendégként először maradt szerzett gól nélkül a bajnoki idényben.
 A Loki a legutóbbi három idegenbeli bajnoki találkozóján pont nélkül maradt.
 A két csapat legutóbbi négy, egymás elleni bajnoki mérkőzéséből három mezőkövesdi sikert hozott.

A Puskás Akadémia jó formáját mutatja, hogy a tabella 3. helyéről várják a hajdúsági összecsapást. Legutóbbi 6 meccsükön a lehetséges 18 pontból 13-at begyűjtöttek, idegenben veretlenek, 4 győzelmet és 1 döntetlent értek el. A DVSC és a Puskás eddig 16 bajnokit vívott egymás ellen, a felcsútiak ebből mindössze kettőt nyertek meg, 6 döntetlen és 8 Loki-siker mellett. Legutóbb 2018 október 27-én született debreceni győzelem (2–1), az azóta lejátszott 4 összecsapáson nem örülhettek 3 pontnak a debreceniek (0–2, 1–2, 0–0, 2–2).

Debrecen: Gróf — Bévárdi, Baráth, Deslandes, Ferenczi — Varga, Dzsudzsák  — Bódi (Soltész ), Ugrai, Sós (Tischler ) — Németh <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Nikolics, Dav. Babunszki, Gyönyörű, Pintér, Baranyai, Korhut • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Puskás Akadémia: Markek — Szolnoki , Stronati, Spandler, Nagy Zs. — van Nieff – Plšek, Băluță (Bakti ), Komáromi (Corbu ) — Kozák, Puljić (Csirmaz ) <div>• Fel nem használt cserék: Kiss Á. (kapus), João Nunes, Slagveer, Favorov, Weslen Junior • Vezetőedző: Hornyák Zsolt

22. perc: Komáromi a saját térfeléről indulva kapott egy hatalmas indítást a bal szélen, Bévárdi csak a büntetőterületen belül érte utol és szabálytalanul szerelte. A büntetőt Jakov Puljić jobbal a jobb alsó sarokba helyezte, Gróf jól érezte az irányt és a magasságot is, de nem érte el a jól irányzott lövést; (0–1).
28. perc: Spandler mesteri indítása után Plšek tört előre a bal szélen, balról ballal laposan középre adta a játékszert, Libor Kozák pedig négy méterről jobbal a kapu közepébe lőtt a két hazai védő Deslandes és Ferenczi között; (0–2).
69. perc: Szögletrúgás után Yoell van Nieff öt méterről, négy hazai játékos között a legmagasabbra emelkedve, a bal alsóba fejelte a labdát. Gróf hatalmasat vetődött, bele is ért a játékszerbe, de hárítani nem tudott; (0–3).
73. perc: Második sárga lapját is megkapta Németh Krisztián könyöklésért, így el kellett hagynia a játékteret.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC az OTP Bank Liga mezőnyének egyetlen csapata, amely nem tudott nyerni a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésén.
 A DVSC a szezonban továbbra is csak egy hazai győzelmet számlál, de először maradt szerzett gól nélkül pályaválasztóként.
 A 37-szeres válogatott Németh Krisztián először szerepelt az élvonalban a DVSC kezdő tizenegyének tagjaként, s először kapott hazai pályafutása során piros lapot.
 A Puskás Akadémia idegenbeli mérlege továbbra is lenyűgöző: hat mérkőzésből 18 pont.
 Hornyák Zsolt együttese 2021. február 21. óta először győzött vendégként háromgólos különbséggel.
 Jakov Puljić a második gólját szerezte az OTP Bank Ligában, mindkettő idegenben, győztes meccsen született.
 Libor Kozák először szerzett gólt a Puskás Akadémia játékosaként a bajnokságban, rögtön kettőt is.

Mind a két csapat kiesett a MOL Magyar Kupából, a vendéglátó MTK Kisvárdán kapott ki 4–1-re, a vendégek pedig Kecskeméten, a Merkantil Bank Liga meglepetéscsapata ellen szenvedtek 2–1-es vereséget, 120 perces csatában. A kiesés után a Loki szakmai vezetősége, Huszti Szabolcs és Toldi Gábor felajánlotta lemondását, így a kék-fehérek ellen Jeremiás Gergő és Dombi Tibor dirigálta a csapatot. A debreceni futball egyik legsikeresebb alakja, Herczeg András szaktanácsadóként segíti őket. Az MTK egy hete a Ferencváros ellen döntetlent harcolt ki az Üllői úton. Pályaválasztóként négy bajnokit játszottak eddig az idényben, kettőt megnyertek, kettőt elveszítettek, mindegyik egygólos különbséggel zárult. A DVSC legsikeresebb idegenbeli mérkőzése az 1. fordulóban, a Honvéd elleni 4–1 volt. Azóta csak Pakson szereztek egy pontot (3–3). A legutóbbi három találkozójukat elveszítették vendégként a bajnokságban: az 5. fordulóban a fővárosban a bajnoki címvédő Ferencávros ellen 2–4, Kisvárdán a 7. fordulóban 1–2, míg a 9. fordulóban a Mezőkövesd otthonában 0–1 lett a végeredmény.

Debrecen: Gróf — Nikolics, Deslandes, Korhut (Szujó ) — Bévárdi, Baráth, Varga  (Gyönyörű ), Ferenczi — Ugrai (Tischler ) — Pintér (Soltész ), Sós (Dav. Babunszki ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Dzsudzsák, Baranyai • Edzők: Jeremiás Gergő és Dombi Tibor
MTK: Mijatovics  — Balázs, Varju, Ferreira, Herrera — Ramadini, Weir, Dimitrov (Mezei ) — Kovácsréti (Vancsa ), Miovszki, Grozav <div>• Fel nem használt cserék: Csenterics, Somodi (kapusok), Kata, Kosznovszky, Haraszti, Kocsis, Amedome, Palincsár, Nagy B., Markovics • Vezetőedző: Teodoru Vaszilisz

12. perc: Grozav jobb oldali átadása középen őrizetlenül találta Bojan Miovszkit, aki Korhut mellett ballal, spiccel pöckölte a jobb alsóba a labdát; (1–0).
65. perc: Bévárdi jobb oldali átadása a túloldali ötös sarkán Ferenczi Jánoshoz érkezett, aki ballal, kapásból bombázott az MTK kapujába, a labda Mijatovics lábai között jutott a hálóba; (1–1).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Az NB I tizenkét csapata közül a DVSC az egyedüli, amelyik már öt forduló óta nyeretlen.
 Ferenczi János a második gólját szerezte az idényben, a teljes idényeket tekintve is csak egyben, a 2016–2017-esben szerzett eddig többet, hármat.
 A Jeremiás Gergő, Dombi Tibor kettős döntetlennel mutatkozott be a DVSC élén, augusztus 14. óta először szerzett pontot a Loki vendégként az OTP Bank Ligában.
 Mindkét csapat nyeretlen maradt a múlt héten mindkét mérkőzésén, a Magyar Kupa-találkozón és a bajnokin egyaránt.
 Az MTK az edzőváltás óta, a kisvárdai kupamérkőzést is beleszámítva, négy mérkőzést játszott, még nyeretlen.
 A kék-fehérek április 10. óta először játszottak pályaválasztóként döntetlent a bajnokságban.
 Bojan Miovszki az ötödik gólját szerezte a bajnoki idényben. Vancsa Zalán az Újpest elleni gólját leszámítva a kék-fehérek minden bajnoki gólját Miovszki vagy Gheorghe Grozav szerezte a bajnoki szezonban.

Második kör 

Az első fordulóban, a fővárosban, az élvonalba visszatérő DVSC fölényes győzelmet aratott (4–1), ráadásul ez a mérkőzés volt a Budapest Honvéd stadionavatója. Jelenleg a tizedik helyen állnak a hajdúságiak, edzőt váltottak, a tizenkét csapatos mezőnyben övék a leghosszabb aktuális nyeretlenségi széria. A Honvéd egyedüliként a mezőnyből, a legutóbbi három fordulóban pont nélkül maradt. A kispestiek a bajnoki címnyerésben döntő fontosságú, 2017-es 5–2 óta nem nyertek a DVSC vendégeként. A Honvéd játékosai az előző nyolc összecsapásukból négyen – köztük a legutóbbi kettőn – piros lap miatt tíz emberrel fejezték be a DVSC elleni találkozójukat. Baráth Botond (89. perc), Nagy Gergő (59.), Đorđe Kamber (65.), illetve az idei szezon 1. fordulójában Lukas Klemenz (59.) jutott a kiállítás sorsára, ráadásul ezekből három alkalommal legalább egy fél félidőt volt emberhátrányban a Honvéd. Ezekből a meccsekből csak egyet, a 2020. májusit (3–1) tudta megnyerni a fővárosi csapat, a legutóbbit 1–0-s vezetésről 4–1-re elvesztette. Ez lesz a két csapat 97. egymás elleni élvonalbeli bajnokija, az örökmérleg: 33 Loki-győzelem, 24 döntetlen, 39 Honvéd-siker. A gólkülönbség 149–121 a piros-feketék javára, így aki közülük legközelebb betalál, a jubileumi 150. kispesti gólt lövi, vagy fejeli a debrecenieknek.

Debrecen: Gróf — Nikolics, Deslandes, Korhut (Ugrai ) — Baráth (Németh ), Varga — Bévárdi (Baranyai ), Ferenczi — Dzsudzsák  — Bódi (Da. Babunszki ), Sós (Tischler ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Gyönyörű, Szujó, Pintér, Soltész • Edzők: Jeremiás Gergő és Dombi Tibor
Honvéd: Szappanos — Batik , Baráth, Klemenz (Pantelics ) — Mezghrani, Nono, Zsótér (Eppel ), Tamás — Bőle (Machach ) Lukić, Balogh N. <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Hidi, Banó-Szabó, Lovrić, Májer, Nagy G., Kerezsi, Benczenleitner • Vezetőedző: Horváth Ferenc

25. perc: Tizenegyest ítélt Karakó Ferenc a Budapest Honvédnak, melyhez a VAR segítsége is kellett a játékvezetőnek. A hazaiak hátvédje, Deslandes egy kicsit elkésve rálépett a fővárosi középpályás, Mezghrani lábára a tizenhatoson belül. A büntetőt Nenad Lukics végezte el, aki higgadtan a bal alsóba lőtt, a hazaiak kapusa Gróf a másik irányba vetődött; (0–1).
29. perc: A volt debreceni támadó, Balogh Norbert bal szélen hozta fel a labdát, majd átívelte a tizenhatos jobb oldalán várakozó Bőle Lukácshoz, aki tolt egyet a labdán és 8 méterről az elvetődő Gróf mellett eltekert a kapu jobb sarkába; (0–2).
36. perc: Klemenz buktatta a labdáért futó Baráth Pétert a büntetőterületen belül. A debreceniek csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs ment elvégezni a büntetőt, a bal alsóba lőtt, Szappanos érezte az irányt, de csak beleért a labdába; (1–2).
45+1. perc: Az első játékrész hosszabbításában a bal oldalon felfutó Tamás Krisztián a kapu elé kanyarította a játékszert laposan, ahol az érkező Bőle Lukács becsúszva, 6 méterről tolta a labdát az elvetődő kapus felett a gólvonalon túlra; (1–3). 
56. perc: A vendégek nem tudtak felszabadítani egy hazai támadásból, a szünet után pályára lépő, a DVSC góllövőlistáját vezető Ugrai Roland a tizenhatos bal sarkánál megkapta a labdát és kilőtte a bal felső sarkot; (2–3).
59. perc: Alig 3 perccel később pedig már egyenlített a Loki: a szintén szünet után becserélt Tischler felé érkezett az előre ívelt labda, aki jobbra tette Dzsudzsák Balázsnak, aki 25 méterről kilőtte a jobb alsót, Szappanos csak belekapni tudott; (3–3).
67. perc: Dzsudzsák tekert jobb szélről középre, a labdába Varga belecsúsztatott és a jobb oldalon érkező Sylvain Deslandes befejelte a kapuba a labdát; (4–3).
69. perc: Két perccel később egy látványos hazai támadásban Dzsudzsák indította a bal oldalon Németh Krisztiánt, aki nyolc méterről a kapuba emelte a labdát a védeni igyekvő Szappanos fölött; (5–3).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC két bajnoki mérkőzésen kilenc gólt szerzett a Honvéd ellen az OTP Bank Liga 2021–2022-es idényében. Az eddigi összesen 25 góljának ezt több mint az egyharmada. A Honvéd kapott góljainál ugyanaz a helyzet: 25-ből kilenc egyetlen ellenféllel szemben.
 A Loki a hatodik forduló óta (Gyirmót ellen 5–0) először nyert.
 A DVSC másodszor szerzett öt gólt a Nagyerdei stadionban a bajnoki idényben, a Gyirmótot öt góllal verte.
 Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett és két gólpasszt adott. 2007. augusztus 11. óta először szerzett két gólt magyar bajnoki mérkőzésen. Németh Krisztián szinte napra pontosan tíz év után szerzett ismét gólt a magyar élvonalban, 2011. november 5-én, még az MTK játékosaként a Sopronnak lőtt gólt.
 Ugrai Roland a nyolcadik góljánál tart, utolérte Ádám Martint a góllövőlista élén.
 Ez az OTP Bank Liga 2021–2022-es idényének gólokban eddigi leggazdagabb mérkőzése.
 A Budapest Honvéd negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, ilyen rossz sorozata a 2019–2020-as idény elején volt.

A Debreceni VSC nyolc esztendeje győzött legutóbb az Újpest vendégeként az élvonalban, 2013. november elején Kulcsár, Sidibe és Bouadla góljával már 12 perc után 3–0-ra vezettek a hajdúságiak, s végül 4–1-re győztek. Azóta 9 újpesti találkozóból három döntetlen mellett hatot megnyertek a fővárosiak. A legutóbbi forduló óta edzőváltáson esett át a DVSC, már nem a két mérkőzésen át irányító ideiglenesen megbízott Jeremiás Gergő, Dombi Tibor kettős vezeti a csapatot, hanem a korábban két szezonon át is a Vidit irányító Joan Carrillo. Érdekesség, hogy a DVSC korábbi mesterei közül többek között Herczeg András, Kondás Elemér, Miroslav Beránek, Supka Attila, Pajkos János, Vitelki Zoltán vagy éppen Leonel Pontes sem vereséggel debütált. A DVSC, bár négy pontot szerzett a legutóbbi két fordulóban (MTK 1–1, Honvéd 5–3), a tizenharmadik helyen áll a tabellán, öttel előzi meg a sereghajtó Újpestet. A vendéglátó lila-fehérek mindössze nyolc ponttal, egyetlen győzelemmel állnak a tizenkettedik helyen. A két csapat az első körben, augusztusban, a második fordulóban vívott meg egymással a Nagyerdei stadionban, Croizet duplájára Tischler Patrik két parádés fejes góllal válaszolt a hajrában (2–2). Az örökmérleg a két csapat között az eddigi 104 mérkőzésen 48 lila-fehér, 21 piros-fehér győzelmet mutat a 35 döntetlen mellett, a gólarány is a fővárosiaknak kedvez: 202–134.

Debrecen: Gróf — Bévárdi, Deslandes, Nikolics, Ferenczi — Sós (Baráth ), Bódi (Soltész ), Varga, Dzsudzsák  — Ugrai (Tischler ), Németh (Da. Babunszki ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Szujó, Baranyai, Korhut • Vezetőedző: Joan Carrillo
Újpest: Banai — Kastrati, Kutrumbisz, Diaby — Csongvai (Pauljevics ), Mack, Mitrovics , Katona (Bjelos ), Antonov (Stieber ) — Beridze, Koné (Viana ) <div>• Fel nem használt cserék: Pajovics (kapus), Fehér, Máté, Simon, Croizet, Mucsányi, Szakály P. • Vezetőedző: Michael Oenning

20. perc: A jobb oldalon Mitrovics passzolt laposan a büntetőterületen belülre, ahol a grúz újpesti támadó, Giorgi Beridze érkezett, aki egy csellel becsapott egy debreceni védőt. Ugyan Deslandes jól érkezett menteni, de a labdát Beridzébe lőtte, aki gyorsan reagált, elérte és erővel a kapu jobb oldalába lőtt; (1–0).
28. perc: Dzsudzsák jobboldali szögletére Deslandes ugrott fel és fejelt kapura, de a megpattanó labdát szögletre tolta Banai, a hazaiak kapusa. A helyzetet megvizsgálták a VAR-szobában, ugyanis a francia védő fejese Csongvai kezén pattant a kapura. A játékvezető büntetőt ítélt a vendégek javára. A debreceniek csapatkapitánya Dzsudzsák Balázs állt a labda mögé és erősen a jobb alsóba lőtte a labdát; (1–1).
57. perc: Mitrovics egy erősen meglőtt labdával indította Mory Konét, aki a tizenhatos vonalról kilőtte a bal alsót, Gróf nem tudta kivédeni; (2–1).
87. perc: Az újpestiek középpályása, Antonov tette balról középre a labdát, középen pedig Deslandesról felperdült a labda és bepattogott a kapu bal alsó sarkába, öngól; (3–1).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Loki új spanyol vezetőedzője, a korábban a Videotonnál dolgozó Joan Carrillo először veszített bajnoki meccset az Újpest ellen.
 A DVSC a 34. perctől emberhátrányban játszott Marko Nikolics kiállítása miatt. A védőnek ez volt a második piros lapja az NB I-ben.
 Dzsudzsák Balázs már öt gólnál jár, a teljes hazai szezonjait figyelembe ennél többet csak egyszer, 2006–2007-ben ért el, hetet.
 Az Újpest megszerezte második győzelmét a mostani bajnoki idényben, a Megyeri úton a Fehérvár után a DVSC-t is megverte.
 Michael Oenning együttese május 8. óta először szerzett három gólt bajnoki mérkőzésen.
 Április óta először nyert az Újpest egy megnyert hazai bajnokit követően is.
 Giorgi Beridze a harmadik, Mory Koné az első gólját szerezte a bajnoki idényben. A legutóbbi három fordulóból kettőben is segítette öngól a lila-fehéreket.

Debrecen: Gróf — Bévárdi, Pávkovics (Szujó ), Deslandes, Ferenczi — Dzsudzsák , Bódi (Da. Babunszki ), Varga, Baráth — Ugrai (Soltész ), Németh (Sós ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Gyönyörű, Bényei Á., Baranyai, Korhut • Vezetőedző: Joan Carrillo
Paks: Rácz — Tamás, Kinyik, Szabó J. — Sajbán, Balogh B. (Osváth ), Bognár, Windecker, Medgyes (Lenzsér ) — Ádám (Pethő ), Böde  (Nagy R. ) <div>• Fel nem használt cserék: Simon (kapus), Lorentz, Papp, Szabó • Vezetőedző: Bognár György

20. perc: Ferenczi bal oldali távoli indításával a felezővonal környékéről iramodott meg Ugrai Roland, aki sokkal gyorsabb volt a paksi védőknél, így a büntetőterületre érve a vendégek kapusával találta magát szemben, kicselezte a hálóőrt, és éles szögből, balról a hálóba lőtt a menteni érkező Kinyik fölött; (1–0).
45+1. perc: Bal oldali szögletet végezhetett el a vendégcsapat az első félidő hosszabbításában: Bognár beívelt labdája öt debreceni védő között őrizetlenül találta Ádám Martint, aki 3 méterről fejelte a labdát a gólvonalon ragadt Gróf mellett a kapu bal sarkába; (1–1).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Ugrai Roland kilencgólos, az első négy gólját kizárólag idegenben, a következő ötöt a Nagyerdei Arénában szerezte.
 A DVSC eddig csak akkor nyert hazai bajnoki meccset az idényben, ha öt gólt szerzett.
 A Loki a legutóbbi nyolc bajnoki mérkőzéséből csupán egyet nyert meg.
 A két csapat legutóbbi három egymás elleni bajnokija kivétel nélkül döntetlent hozott.
 A Paks eddig az idénybeli minden bajnoki mérkőzésén szerzett is és kapott is gólt.
 Bognár György csapata március 3. óta először játszott döntetlent idegenbeli bajnoki mérkőzésen.
 Ádám Martin az első játékos, aki elérte a tízgólos határt a mostani bajnoki idényben. Vezeti a góllövőlistát.

A két csapat idei szezonbeli első egymás elleni összecsapásán augusztus végén, a 4. fordulóban, a debreceniek 2–1-es vereséget szenvedtek a zalaiaktól a Nagyerdei stadionban. A ZTE 16 ponttal a 8. helyen áll a tabellán, a Loki 14 egységgel a 9., tehát közvetlen vetélytársakról van szó. Az elmúlt 5 fordulóban mindkét együttes 5 pontot szerzett, azonban a hazaiaknak hosszabb a nyeretlenségi sorozatuk, immár 4 forduló óta nem tudtak győzni, igaz, előtte zsinórban nyertek meccseket, még a Ferencvárost is megverték a Groupama Arénában. A zalaiak az utóbbi időszakban kétszer is győztek Debrecenben (2020, 2021), előtte viszont a DVSC kétszer is három pontot gyűjtött a zalaiak ellen (2019-ben). Az összesített bajnoki mérleg 16 zalaegerszegi siker és 12 döntetlen mellett 31 Loki-győzelem.

Debrecen: Gróf — Baranyai, Pávkovics, Deslandes, Ferenczi (Da. Babunszki ) — Dzsudzsák , Varga (Korhut ), Baráth, Bódi (Soltész ) — Ugrai (Sós ), Németh (Tischler ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Nikolics, Szujó, Bényei Á. • Vezetőedző: Joan Carrillo
Zalaegerszeg: Demjén — Lesjak, Szerafimov, Kálnoki-Kis , Bedi — Halilović (Špoljarić ), Sanković — Zimonyi (Meshack ), Tajti (Nimaga ), Skribek (Németh D. ) — Koszta <div>• Fel nem használt cserék: Köcse (kapus), Bobál, Babati, Majnovics, Huszti A., Sebestyén, Gergényi  • Edző: Ferenczi István

26. perc: Szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat: Tajti kapu felé tartó rúgását rossz helyre ütötte ki a debreceniek hálóőre, Gróf Dávid, Zimonyi közelről fejjel középre tudta tenni labdát, ahol Koszta Márk érkezett és a kapu jobb oldalába bólintott; (1–0).
66. perc: Huszonöt méterre a kaputól a jobb oldalon kapott szabadrúgást a DVSC, a labda mögé a vendégek csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs állt, aki ballal tekert a bal felsőbe; (1–1).
70. perc: Špoljarić a bal oldalon nagyon pontosan emelt középre, ahol a mindössze egy perccel korábban pályára lépő Meshack érkezett és fejelt a kapu jobb felső sarkába; (2–1).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC-nek eddig nem vált be az edzőváltás, Joan Carrillóval három mérkőzésen nyolc pontot veszített.
 A piros-fehérek a legutóbbi kilenc mérkőzésükből csupán egyet nyertek meg az OTP Bank Ligában.
 Dzsudzsák Balázs a legutóbbi négy fordulóban négy gólt szerzett. Összesen hatnál jár az OTP Bank Liga őszi idényében.
 A ZTE négy nyeretlen bajnoki után győzött ismét.
 Waltner Róbert együttese a négy mérkőzésén tíz pontot gyűjtött pályaválasztóként.
 Koszta Márk a ZTE legutóbbi négy hazai bajnokiján öt gólt szerzett.
 A nigériai Meshack Ubochioma az első gólját szerzete az OTP Bank Ligában.

Joan Carrillo a DVSC-vel egyelőre nyeretlen, három mérkőzésen egy pontot szerzett. A Ferencváros idegenben még százszázalékos az OTP Bank Liga 2021–2022-es idényében, s kifejezetten jó a DVSC elleni mérlege az utóbbi években, a legutóbbi hat mérkőzését (otthon vagy idegenben) kivétel nélkül megnyerte. Ugyanakkor a DVSC legutóbbi, a Ferencváros elleni hazai győzelme emlékezetes: 2019. február 16-án a Loki Zsóri Dániel Puskás-díjat hozó ollózásos góljával győzött. A két együttes eddig összesen 96-szor csapott össze az élvonalban, melyből 45 fővárosi valamint 26 hajdúsági győzelem született a 25 döntetlen mellett. A gólarány pedig 158–105 a zöld-fehérek javára. Az eddigi nézőcsúcsot 35 ezer fővel az 1963. június 16-i mérkőzés hozta az Üllői úti stadionban, melyen az FTC győzedelmeskedett 2–0-ra, Albert Flórián és Novák Dezső találataival. Debrecenben eddig már ötször is 22 ezer néző előtt zajlott le a két csapat találkozója: az 1960–1961-es (2–1), valamint az 1963-as (1–5), az 1964-es (0–3), az 1979–1980-as (0–0), és az 1980–1981-es szezonban (1–0), mind a régi Nagyerdei stadionban.

Debrecen: Gróf — Baranyai, Deslandes, Pávkovics, Ferenczi — Bévárdi (Bényei Á. ), Baráth, Dzsudzsák , Da. Babunszki, (Varga ) — Tischler (Soltész ), Ugrai (Sós ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Nikolics, Zahuczky, Szujó, Poór • Vezetőedző: Joan Carrillo
Ferencváros: Dibusz  — Botka, S. Mmaee, Kovačević, Čabraja — Bešić (Vécsei ), Laidouni (Lončar ) — Zubkov (Szánthó ), Marin (Zachariassen ), Uzuni — R. Mmaee (Mak ) <div>• Fel nem használt cserék: Bogdán (kapus), Blažič, Dvali, Csontos • Vezetőedző: Peter Stöger

46. perc: A második félidő első percében egy bal oldali hazai sarokrúgás után Bévárdi Zsombor az ötös jobb oldalánál állva belsővel a jobb alsóba lőtte a játékszert. A labda hálóba juttatásába a gólvonalnál álló Pávkovics is besegíthetett volna, de nem volt szükség rá; (1–0).
64. perc: Egy bal oldali debreceni támadás után David Babunszki lövése pattant le Samy Mmaeéról, éppen Pávkovics testére, onnan Tischler Patrik elé, aki 11 méterről Dibusz lába között lőtt a hálóba; (2–0).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Joan Carrillo irányításával először nyert mérkőzést a DVSC.
 A Loki 2019. február 16. óta először nyert a Ferencváros ellen. A két időpont között lejátszott hat mérkőzést kivétel nélkül a zöld-fehérek nyerték.
 A DVSC másodszor zárta kapott gól nélkül a mostani idényben a bajnoki mérkőzését, a Gyirmót elleni volt az első.
 Bévárdi Zsombor a harmadik gólját érte el a bajnoki idényben. Immár ugyanannyi gólt szerzett élvonalbeli pályafutása során a kaposvári Rákóczi, mint a DVSC színeiben.
 Tischler Patrik 62 gólt szerzett eddig az élvonalban. De az elsőt a Ferencváros ellen.
 A zöld-fehérek először veszítettek pontokat a mostani bajnoki idényben idegenben, oda a százszázalékos mérleg. A Ferencváros 2020. június 23 óta először veszített vendégként az OTP bank Ligában.
 Peter Stöger csapatának ez volt a második szerzett gól nélküli bajnoki meccse a szezonban.
 A vereség Stöger állásába került, a Ferencváros vezetősége hétfőn felbontotta az osztrák szakember szerződését.

Gyirmóton az idei szezon két újonca mérkőzik meg egymással. A hazai csapat a találkozó előtt a tabella utolsó helyén állt, a legutóbbi három fordulóban nem szerzett pontot. Csertői Aurél együttese eddig házigazdaként csak hat pontot gyűjtött, miközben idegenben hetet. Az Alcufer stadionban három döntetlen mellett egyedül a Paksot tudta legyőzni. A DVSC a legutóbbi fordulóban, a Ferencváros ellen győzött először Joan Carrillo irányításával. Vendégként a legutóbbi hat bajnoki találkozóján mindössze egy pontot szerzett, az MTK ellen. Ez lesz az ötödik élvonalbeli összecsapása a két gárdának, mind a négyet a debreceniek nyerték meg. Legutóbb, még ősszel a Nagyerdei stadionban 5–0 győztek a hajdúságiak, Ugrai Roland és Sós Bence duplája mellett Bévárdi Zsombor talált még a győriek kapujába. A 13 debreceni gólra mindössze kétszer tudtak a gyirmótiak válaszolni. Érdekesség, hogy a tavalyi szezonban, még az NB II-ben mind a kétszer a mostani vendéglátók nyertek, idegenben 1–-0-ra, hazai pályán 2–0-ra.

Debrecen: Gróf — Baranyai, Pávkovics, Deslandes, Ferenczi — Bévárdi, Baráth, Da. Babunszki (Varga ), Ugrai (Soltész ) — Dzsudzsák  (Sós ), Tischler (Szécsi ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Nikolics, Zahuczky, Szujó, Bényei, Poór • Vezetőedző: Joan Carrillo
Gyirmót: Hársfalvi — Szegi, Ene, Széles I., Zeke — Vass Á. — Medgyes Z., Nagy P. , Hajdú Á. — Varga B. (Lencse ), Simon A. (Hasani ) <div>• Fel nem használt cserék: Rusák (kapus), Karacs, Vogyicska, Csonka, Mayer, Ikić, Csörgő • Vezetőedző: Csertői Aurél

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC az utolsó négy 2021 őszi mérkőzéséből csak egyet veszített el, ugyanakkor vendégként csak az első fordulóban, Kispesten tudott győzni.
 Joan Carrillo öt mérkőzésen öt pontot gyűjtött eddig a DVSC-vel, csak a Ferencvárost tudta legyőzni.
 A Loki 2020. november 29. óta először játszott gól nélküli bajnoki döntetlent. Akkor a Merkantil Bank Ligában, a Haladás ellen végzett 0–0-ra.
 Csertői Aurél csapata másodszor játszott gól nélküli döntetlent a bajnoki idényben. A Gyirmót élvonalbeli történetében ez volt a harmadik 0–0-s hazai döntetlen.
 A kisalföldi csapat a legutóbbi három fordulóban nem szerzett gólt, egy hasonlóan rossz sorozata akadt korábban ősszel.
 A Gyirmót három vereség után szerzett ismét pontot.
 A gyirmótiak ősszel 180 játékperc alatt egyetlen gólt szem szereztek a szintén újonc DVSC ellen. Viszont, ellentétben a nagyerdei mérkőzéssel, most nem kaptak gólt. Akkor: a DVSC győzött 5–0-ra.

A két csapat eddigi hét összecsapásából négyszer a várdaiak győztek, háromszor a debreceniek, döntetlennel még egyszer sem végződött találkozójuk. Az összesített gólarány a debreceniek mellett szól 11:10 arányban. A Loki – egyetlen kivételtől eltekintve – minden vereségét idegenben szerezte, hazai pályán viszont háromszor is nyert: 2018-ban 3–1-re, 2019-ben 4–1-re, 2020-ban pedig Varga Kevin góljával 1–0-ra. Ebben a szezonban, az őszi összecsapáson Kisvárdán Varga József révén még a debreceniek szerezték meg a vezetést az első félidőben, ám a második játékrészben előbb Mešanović, majd Zlicsics találataival végül a hazaiak hagyták el győztesen a játékteret.

Debrecen: Hrabina — Pávkovics, Charleston, Deslandes (Bévárdi ), Poór — Soltész (Do. Babunszki ), Baráth, Varga (Da. Babunszki ), Dzsudzsák  (Bényei ) — Ugrai (Bódi ), Szécsi <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Nikolics, Szujó, Pintér, Sós, Baranyai, Tischler • Vezetőedző: Joan Carrillo
Kisvárda: Dombó  — Peteleu, Prenga, Csirkovics, Kravcsenko (Hej ) — Melnyik, Ötvös — Navrátil (Asani ), Makowski (Karabeljov ), Bumba (Camaj ) — Mešanović <div>• Fel nem használt cserék: Odincov (kapus), Zlicsics, Gosztonyi, Nagy Mihály, Szőr, Czérna • Vezetőedző: Révész Attila

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A két klub először játszott gól nélküli mérkőzést egymás ellen az élvonalban.
 A Loki, még azt is figyelembe véve, hogy egy évet a második vonalban töltött, meglehetősen régen, 2019 februárjában játszott a mostani előtt NB I-es bajnoki mérkőzésen 0–0-t a Nagyerdei stadionban.
 Joan Carrillo érkezése óta a csapat mindössze egy bajnoki győzelmet aratott, igaz, azt a címvédő Ferencváros ellen.
 A DVSC a legutóbbi két hazai mérkőzésén nem kapott gólt.
 A Kisvárda továbbra is veretlen Erős Gábor irányításával, ez az OTP Bank Ligában három győzelmet és három döntetlent jelent.
 A szabolcsi piros-fehérek október elseje óta nem kaptak ki idegenben.
 Az albán Herdi Prenga piros lapot kapott a 91. percben, ő a hatodik kisvárdai játékos, akit kiállítottak a bajnoki szezonban.

A Debrecen 2014 októbere óta nem tudta legyőzni a fehérváriakat sem hazai pályán, sem idegenben. 7 év óta mindössze három döntetlen eredmény született a 14 vereség mellett. Legutóbbi összecsapásuk ebben a szezonban, ősszel volt, amikor is a Loki 10 emberrel is vezetni tudott Debrecenben Ugrai Roland büntetőből elért góljával, a vendégek pedig csak a hosszabbításban tudtak egyenlíteni, szintén 11-esből. Hazai pályán a fehérváriak a legerősebbek az OTP Bank Ligában eddigi 18 fordulójában, 9 otthoni meccsükből 7-et megnyertek, és csak egyszer kaptak ki. A Loki idegenben csak egyszer, a nyitófordulóban tudott győzni (Budapest Honvéd-DVSC 1–4). Érdekesség, hogy a DVSC jelenlegi mestere Joan Carrillo 2015-ben éppen a Videotonnal lett bajnok. Az örökmérleg alapján, az eddigi 81 bajnokiból 17 döntetlen mellett 34 fehérvári és 30 debreceni siker született, a gólarány viszont a hajdúságiaknak kedvez 110:107 arányban.

Debrecen: Hrabina — Poór (Baranyai ), Pávkovics, Deslandes, Charleston (Ferenczi ) — Szécsi, Da. Babunszki (Varga ), Baráth, Dzsudzsák , Ugrai (Bévárdi ) — Do. Babunszki (Bódi ) <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Nikolics, Bényei, Sós, Tischler • Vezetőedző: Joan Carrillo
Fehérvár: Kovács D. — Nego, Fiola, Sabanov, Heister — Žulj (Szendrei ), Alef — Petrjak, Ljednyev (Géresi ), Dárdai P. (Nikolics ) — Kodro  <div>• Fel nem használt cserék: Dala (kapus), Kovács I., da Silva, Pinto, Stopira, Funsho, Csoboth, Dinnyés • Vezetőedző: Szabics Imre

42. perc: Pillanatnyi emberelőnyhöz jutott a hazai csapat, ugyanis Charlestont egy nagy mentés után ápolni kellett. A fehérváriak szögletét az ukrán középpályás, Ljednyev pontosan tekerte be középre, ahol a brazil idegenlégiós, Alef emelkedett a legmagasabbra és 7 méterről a kapu jobb oldalába fejelte a labdát; (1–0).
45. perc: Bombagóllal egyenlített a DVSC: Ugrai passzolt balról Szécsi Márknak, aki lefordult a hazaiak válogatott védőjéről Fioláról és 18 méterről bődületes erővel lőtte ki a bal felső sarkot; (1–1).
87. perc: A Loki kontrázhatott 3 perccel a rendes játékidő lejárta előtt és a vendégek csapatkapitánya, Dzsudzsák jó ütemben tolta tovább a játékszert Baráthnak, aki az alapvonalhoz közel laposan középre passzolt, a cívisvárosiak csatára Szécsi Márk pedig megelőzve védőjét közelről a bal alsóba passzolta be a labdát; (1–2).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC az első fordulóban Kispesten aratott győzelme óta először szerzett három pontot vendégként.
 Joan Carrillo győzelemmel tért vissza Székesfehérvárra, irányításával most két győzelem, három döntetlen és két vereség a Loki mérlege.
 A DVSC 332 játékperc után kapott ismét bajnoki gólt.
 Szécsi Márk megszerezte az első gólját a bajnoki szezonban, majd rögtön a másodikat is.
 A MOL Fehérvár elveszítette mindkét eddigi tavaszi bajnoki mérkőzését.
 Megtört egy hosszú jó sorozat: Szabics Imre együttese az előző öt hazai bajnoki találkozóját kivétel nélkül megnyerte.
 Alef a második idénybeli első gólját szerezte az OTP Bank Ligában.

Összességében a két csapat eddigi 15 első osztályú bajnokijából a kövesdiek többet nyertek, hatot, míg a cívisvárosiak ötször hagyták el a pályát győzelemmel, a négy döntetlen mellett. A gólarány is a matyóföldieknek kedvez 19:17 arányban. A Mezőkövesd a Hajdúságból többször is elvitte a 3 pontot, így 2020-ban, 2018-ban és 2017-ben is. A most zajló pontvadászatban ősszel is a kék-sárgáké lett a győzelem, egy hajrában szerzett góllal nyert hazai pályán 1–0-ra a DVSC-vel korábban kétszer bajnok edző, Supka Attila együttese. A két gárda nagyon hasonló teljesítményt nyújt a bajnokságban, a tabellán is egymás mögött állnak, a Mezőkövesd 23 ponttal a 7., a Loki 22 egységgel a 8. helyen. Az eddigi legtöbb néző a debreceni összecsapásokon 2017. július 15-én volt (4.401), míg a legkevesebben 2018. március 17-én látogattak ki a Nagyerdei stadionba, mindössze 1.635-en.

Debrecen: Hrabina — Baranyai (Bévárdi ), Pávkovics, Deslandes (Soltész ), Ferenczi — Baráth, Da. Babunszki (Bényei ) — Szécsi (Tischler ), Dzsudzsák , Ugrai (Bódi ) — Do. Babunszki <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Nikolics, Szujó, Sós, Poór • Vezetőedző: Joan Carrillo
Mezőkövesd: Tordai — Farkas, Lukić, Bilali, Qaka (Cseke ) — Vadnai, Kocsis (Karnyicki ), Calcan (Kiš ), Babati (Ikenne-King ) — Beširović (Dražić ), Jurina <div>• Fel nem használt cserék: Antal (kapus), Granecny • Vezetőedző: Supka Attila

20. perc: A vendégek jobb oldali szögletét Babati ívelte be középre, ám a hazaiak kapusa, Hrabina a magasba öklözte a labdát, több fejes után a Loki ötösére került a játékszer, ahol Marin Jurina közelről a DVSC kapujába lőtt megelőzte a hazaiak belső védőjét, Deslandest; (0–1).
45. perc: Az első félidő utolsó percében egyenlítettek a hazaiak: egy jobb oldalról érkező szögletnél Kocsis rántotta le a fejelni felugró Baráthot. Bognár bíró azonnal büntetőt ítélt, melyet a VAR-vizsgálat is megerősített. A büntetőt a hazaiak csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs a jobbra vetődő Tordait becsapva ballal nagy erővel a kapu közepébe lőtte; (1–1).
64. perc: A Loki kapujának előterében a kövesdiek horvát idegenlégiósa Kiš egy jobbról beívelt labdánál luftot rúgott, ám a volt lokista Vadnai Dániel őrizetlenül állt és 7 méterről bombázota a debreceni kapuba; (1–2).
68. perc: 4 perccel később növelte előnyét a vendég együttes: a csereként beállt Ikene King megiramodott a jobb oldalon, az alapvonalról középre lőtte a labdát, Jurina nem találta el, de a mögötte érkező bosnyák-portugál Dino Beširović igen és a hazaiak kapujába talált; (1–3).
88. perc: A horvát idegenlégiós Kiš újabb gólpasszal vétette észre magát, egy jobb oldali támadás végén Marin Jurinát hozta helyzetbe, aki nyolc méterről vágta a labdát rövid felső sarokba; (1–4).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC négy veretlen mérkőzés után kapott ki ismét.
 A Loki október 24. óta először veszített bajnoki mérkőzést a Nagyerdőben.
 A debreceniek 2019. november 10. óta először kaptak pályaválasztóként négy gólt az OTP Bank Ligában. Akkor a Ferencváros távozott 6–1-el a Nagyerdőről.
 Dzsudzsák Balázs hét gólnál tart, csapattársai közül csak Ugrai Roland szerzett több gólt eddig a bajnoki idényben.
 A Mezőkövesd négy nyeretlen bajnoki után tudott ismét nyerni. Supka Attila csapata a legutóbbi öt idegenbeli bajnoki mérkőzésén tíz pontot szerzett.
 A borsodi csapat közel két éve, 2020. március 7-én, Kaposváron szerzett legutóbb vendégként két gólt az OTP Bank Ligában.
 Marin Jurina a hetedik, Dino Beširović a harmadik, Vadnai Dániel az első gólját szerezte a bajnoki idényben.

A két együttes első 12 egymás elleni bajnokiján a DVSC egyszer sem kapott ki, a mérleg 8 győzelem és 4 döntetlen a Debrecen szempontjából. Az azóta lejátszott 5 találkozón viszont egyszer sem tudott győzni a Puskás Akadémia ellen (2 döntetlen, 3 vereség). A Loki legutóbb csaknem négy esztendeje győzött a Pancho Arénában, mégpedig Calvente góljával 1–0-ra. 2018 óta viszont nem sikerült egyetlen egyszer sem három pontot szerezniük a felcsútiak ellen, még Debrecenben sem. Ősszel, a Nagyerdei Stadionban a Puskás 3–0-ra nyert, és összességében azóta is jól szerepel az OTP Bank Ligában. A 21. fordulót a felcsútiak 40 ponttal a 2. helyen várják, mindössze egy ponttal lemaradva a listavezető Ferencvárostól, míg a DVSC 22 egységgel a 10. helyen áll. Az örökmérleg 8 debreceni győzelem, 6 döntetlen mellett 3 felcsúti sikert mutat. A gólarány is hajdúsági fölényt mutat, 22:16 a piros-fehérek javára (2,2 gól/mérkőzés).

Debrecen: Gróf — Poór (Baranyai ), Pávkovics, Deslandes, Ferenczi — Baráth, Da. Babunszki (Bényei ) — Szécsi (Sós ), Dzsudzsák  (Ugrai ), Bódi — Do. Babunszki (Tischler ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Szujó, Rácz, Soltész, Charleston • Vezetőedző: Joan Carrillo
Puskás Akadémia: Markek — Favorov,  Nunes, Stronati, Szolnoki  — Urblík (Plšek ), Corbu (Bakti ) — Skribek, Gera D. (Komáromi ), Nagy Zs. — Kozák <div>• Fel nem használt cserék: Tóth B. (kapus), Spandler, Deutsch L. • Vezetőedző: Hornyák Zsolt

17. perc: A DVSC új igazolása, az észak-macedon Dorian Babunszki kapott egy indítást a tizenhatos bal oldalánál, egy csellel középre tudott fordulni, majd egy újabb csellel még jobb helyzetbe hozta magát, és ezután kilőtte 11 méterről a bal felső sarkot. Ez volt az első találata a Loki mezében; (0–1).
69. perc: A vendégek csapatkapitánya, Dzsudzsák egy bal oldali szabadrúgást jól ívelte a jobb oldalra, ahol Bódi vette át a labdát a tizenhatos közelében, megforgatta emberét, majd továbbadta a jól érkező Baráthnak, aki az alapvonalhoz közeledve laposan passzolt középre, ahol Dorian Babunszki három méterről becsúszva a kapu közepébe pöccintette a labdát; (0–2).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A kezdőcsapatokban pályára lépő légiósok száma: Puskás Akadémia: 6, Debreceni VSC: 3.
 A hazaiak kezdőcsapatának átlagéletkora 26,9 év, a vendégeké 28,2 év.
 Dorian Babunszki először szerzett gólt a magyar élvonalban, rögtön kettőt is.
 A DVSC a legutóbbi hat bajnoki mérkőzéséből csupán egyet veszített el.
 Joan Carrillo együttese a legutóbbi három idegenbeli bajnoki mérkőzésén hét pontot szerzett.
 A Loki 2018 decembere óta először nyert két egymást követő idegenbeli bajnoki mérkőzésén.
 A Puskás Akadémia tavaly április óta először veszített két egymást követő bajnoki mérkőzésen.
 Viszont csak a pályaválasztóként játszott bajnokijait tekintve, a mostani szezonban másodszor kapott ki kétszer egymás után.
 Szeptember 12. óta először maradt szerzett gól nélkül OTP Bank Liga-mérkőzésen a Pancho Arénában a PAFC.

 2016 márciusában győzött utoljára az MTK a DVSC ellen, azóta 2 Loki-győzelem mellett 5 döntetlen született a két gárda összecsapásain. Az idei szezonban, ősszel a fővárosban is döntetlen eredmény született (1–1). A két együttes eddig összesen 90-szer csapott össze az élvonalban, melyből 41 fővárosi valamint 30 hajdúsági győzelem született a 19 döntetlen mellett. A gólarány pedig 160–119 a kék-fehérek javára. Az eddigi nézőcsúcsot 50 ezer fővel az 1964. augusztus 30-i mérkőzés hozta a Népstadionban, melyen az MTK győzedelmeskedett 2–1-re, a debreceni Varsányi Tibor vezető góljára a haziak részéről Kuti István és Major Gyula válaszolt. Debrecenben a legtöbb néző az 1979. szeptember 1-jei, a régi Nagyerdei stadionban lezajlott összecsapáson foglalt helyet, mégpedig 25 ezren. Akkor a Debreceni MVSC az MTK-VM-től 2-0-ra kapott ki, a találatokat Borsó János és Fülöp Ferenc szerezték.

Debrecen: Gróf — Poór (Baranyai ), Pávkovics, Deslandes, Ferenczi — Baráth, Da. Babunszki (Ugrai ) — Szécsi (Sós ), Dzsudzsák  (Bényei ), Bódi — Do. Babunszki (Rácz ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Nikolics, Tischler, Varga, Korhut, Soltész, Charleston • Vezetőedző: Joan Carrillo
MTK: Mijatović — Kadlec, Szépe, Rajkovics, Sluka — Ramadani , Miknyóczki (Szpirovszki ) — Stieber (Kovácsréti , Kata, Palincsár (Miovszki ) — Futács (Herrera ) <div>• Fel nem használt cserék: Somodi (kapus), Nagy Zs., Mezei, Grozav, Szakály D. • Vezetőedző: Márton Gábor

26. perc: Jobb szélről Dzsudzsák ívelt középre, a hosszú sarok közeléből Deslandes fejelte vissza a labdát a túloldali ötösre, ott pedig Pávkovics Bence csukafejessel szerezte meg a Loki vezető gólját; (1–0).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC mindössze egy mérkőzést veszített el eddig a tavaszi bajnoki idényben. A legutóbbi négy fordulóban kilenc pontot szerzett.
 Joan Carrillo együttese a legutóbbi hét bajnokijából ötön nem kapott gólt.
 Pávkovics Bence 2019. május 11. óta először szerzett bajnoki gólt.
 A Loki szeptember 10. óta mindössze három bajnoki mérkőzést nyert meg pályaválasztóként. Mindannyit budapesti csapat ellen.
 Az MTK a legutóbbi négy bajnoki mérkőzéséből hármon nem szerzett gólt.
 Márton Gábor együttese idén eddig minden idegenbeli bajnokiján szerzett egy gólt. Most először szenvedett vereséget.
 Az MTK 2017 szeptembere óta először maradt szerzett gól nélkül Debrecenben.

Harmadik kör 

A két csapatot három pont választja el egymástól, a DVSC a hetedik, a Honvéd kilencedik helyen állt a mérkőzés előtt a tabellán. A kispestiek Nebojsa Vignjevics vezetőedzővel javultak, öt pontot szereztek a legutóbbi három fordulóban. Pályaválasztóként november 21. óta viszont csak egyszer nyertek. A Loki Joan Carrillo irányításával értékes győzelmeket szereztek vendégként, Székesfehérváron (2–1-re) és Felcsúton (2–0-ra) is győzni tudtak. A legutóbbi négy mérkőzésükből hármat megnyertek, egyszer pedig vesztettek, ilyen sok pontot (9) egyetlen másik csapat sem gyűjtött ebben az időszakban. A két csapat az első fordulóban mérkőzött meg egymással először az idei szezonban, melyen a Loki nyert 4–1-re. Emlékezetes, hogy az volt a megújult Bozsik Arénában az első OTP Bank Liga-mérkőzés. A második körben, a cívisvárosban 1–3-ról 5–3-ra fordítva győztek a cívisvárosiak. Érdekesség, hogy a szünetben mindkét meccsen a fővárosiak vezettek, ám a végén mindkétszer a Debrecen örülhetett. Az elmúlt 11 egymás elleni összecsapásból csak kettőt tudott megnyerni a Honvéd, míg a Loki 7-szer is győzni tudott. Amikor a Honvéd volt a vendéglátó, a legutóbbi hat találkozójukból csak egyen született háromnál kevesebb gól.

A most folyó bajnokságban ebben a párharcban esett a legtöbb gól, miután Kispesten 4–1-re, Debrecenben 5–3-ra nyert a Loki, ráadásul mindkétszer hátrányból – a Nagyerdőben 1–3-ról. Dzsudzsák Balázs mindkét meccsen lőhetett egy-egy tizenegyest, és nem hibázott. A debreceniek kapusa, Gróf Dávid az összecsapást megelőző 390 perce nem kapott gólt az NB I-ben. Az éppen az ellenféllel, a Honvéddal 2017-ben bajnoki címet nyerő kapuvédőnek még a 15. fordulóban a zalaegerszegi Meshack Ubochioma talált be. Azóta négy meccsen maradt érintetlen a hálója, három bajnokit pedig betegség miatt kihagyott.

A két együttes eddig összesen 97-szer csapott össze az élvonalban, melyből 39 fővárosi valamint 34 hajdúsági győzelem született a 24 döntetlen mellett. A gólarány pedig 152–126 a piros-feketék javára. A Honvéd pályaválasztása mellett eddig kereken 50 bajnoki csatát rendeztek közöttük. Ezeknek épp a felét (25) nyerték meg a kispestiek 12 iksz és 13 Loki-siker mellett. Az eddigi nézőcsúcsot 22 ezer fővel az 1960. július 31-i mérkőzés hozta a Nagyerdei stadionban, melyen a Debreceni VSC győzedelmeskedett 2–1-re, a debreceni Simonyi Ferenc büntetőjével vezetést szerző hazaiak a második félidő közepén kettőre növelték előnyüket Komlóssy Imre góljával, amelyre Tichy Lajos szépítő góljával tudott csak válaszolni a Honvéd.

Debrecen: Gróf — Poór (Baranyai ), Pávkovics, Deslandes, Ferenczi — Baráth P. (Bényei ), Da. Babunszki (Varga J. ) — Bódi (Sós ), Dzsudzsák , Ugrai — Do. Babunszki <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), M. Nikolics, Tischler, Korhut, Soltész, Charleston • Vezetőedző: Joan Carrillo
Honvéd: Szappanos — Doka, Batik , Lovrics, Petkovics — Petruszenko (Kadiri ), Hidi — Nagy D. (Jónsson ), Zsótér (Gale ), Machach (Bőle ) — Lukics (Traoré ) <div>• Fel nem használt cserék: Berla, Tujvel (kapusok), Bardea, Baráth B., Májer, Nagy G. • Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics

22. perc: A debreceni térfélen Zsótér szerzett labdát és balról indította Nagy Dominikot, aki egy visszacsel után Deslandesot és Ferenczit is becsapta, ezután pedig 14 méterről kilőtte a bal alsót; (1–0).
43. perc: A hazaiak szöglete Bódi mellett elszállt, így Petkovics könnyedén le tudta venni a labdát, középre gurított Batik Bencének, aki közelről bepasszolta a kapuba. A debreceni kapus, Gróf nem tudott menteni; (2–0).
56. perc: David Babunszki hozta fel a labdát, és kipasszolta a bal oldalra Ugrai Rolandnak, aki a 16-os bal sarkából tekert a kapu bal felső sarkába. Szappanos csak belekapni tudott; (2–1).
58. perc: 2 perccel később egyenlített a DVSC: Dorian Babunszki kapott remek indítást, aki a középen érkező Dzsudzsáknak passzolt, de Doka érkezett menteni, a labda azonban visszakerült Dorian Babunszkihoz, aki 7 méterről lőtt a kapu jobb oldalába; (2–2).
75. perc: Gale szöglete balról a jobb kapufához tekeredett, ahol Lukics tovább fejelte a labdát, a másik oldalon pedig Marko Petkovics közelről kapásból rúgta rá, a kapufáról, majd Gróf lábáról felpattanva jutott túl a labda a gólvonalon; (3–2).
90. perc: Jónsson kapott egy labdát a jobb oldalon, amit az átvétel után középre tudott passzolni, Traoré pedig közelről bepasszolta a kapuba a labdát; (4–2).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Loki idegenben éppen a Honvéd elleni győzelemmel kezdte a szezont, majd sorozatban nyolc meccsen volt képtelen nyerni, a legutóbbi két vendégfellépésén viszont nem vesztett pontot (2–1 Fehérváron, majd 2–0 Felcsúton).
 A kispestiek vendéglátóként többször veszítettek (5), mint ahányszor nyertek (4), a döntetlenjeik száma 2. A mostani találkozó előtti legutóbbi öt hazai bajnokijukból csak a Fehérvár ellenin tudtak három pontot szerezni.
 A Honvéd négy forduló óta veretlen (2 győzelem, 2 döntetlen). Nebojsa Vignjevics csapata a legutóbbi két meccsét 0–0-ra hozta le, előtte egy kivételével – 3–0 az MTK ellen – minden bajnokiján kapott gólt. Miként a mai találkozón is.
 Ugrai Roland tíz gólnál jár, de az előző 8 bajnokiján egyszer sem talált be, november 28. óta ez volt az első bajnoki gólja.
 Dorian Babunszki a legutóbbi két idegenbeli bajnokiján három gólt szerzett.
 Joan Carrillóval másodszor veszített idén bajnoki mérkőzést a DVSC, mindkétszer négy gólt kapva.
 A Honvéd visszavágott az első fordulóban elszenvedett hazai vereségért a DVSC-nek, a győztes akkor és most is négy szerzett gólig jutott.
 Nebojsa Vignjevics irányításával az első bajnokit még elveszítette a Honvéd ,de azóta két döntetlen és két győzelem a mérlege.
 A kispestiek szeptember 25. óta először szereztek négy gólt OTP Bank Liga-mérkőzésen.
 Nagy Dominik a hetedik gólját szerezte a mostani bajnoki idényben. 
 Batik Bence a harmadik találatánál tart. A két légiós, Marko Petkovics és Boubacar Traoré egyaránt az elsőt.

Debrecen: Gróf — Kusnyír, M. Nikolics (Rácz ), Deslandes, Ferenczi — Bévárdi (Soltész ), Baráth P. — Dzsudzsák , Da. Babunszki, Bódi — Do. Babunszki <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Szujó, Sós, Poór, Baranyai, Tischler, Varga J., Charleston • Vezetőedző: Joan Carrillo
Újpest: Banai — Pauljevics, Csongvai, Kuusk (Kasztrati ), Antonov — Boumal (Bjeloš ), Onovo — Croizet, Mitrovics  (Mack ), Beridze (Simon K. ) — Zivzivadze <div>• Fel nem használt cserék: Pajovics (kapus), Viana, Yahaya, Kovács D., Kone • Vezetőedző: Milos Kruscsics

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC a 4. forduló óta először kapott ki két egymást követő bajnoki mérkőzésén.
 Joan Carrillo csapata három gólt szerzett eddig pályaválasztóként az OTP Bank Ligában, ez négy pont megszerzéséhez volt elég.
 Dzsudzsák Balázs nyolc gólt szerzett eddig a bajnoki idényben, klubtársai közül csak Ugrai Roland eredményesebb nála 9 góllal.
 Az Újpest sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését nyerte meg, hasonlóan jó sorozata a 2016–2017-es idény hatodik fordulója óta nem volt.
 A lila-fehérek majdnem napra pontosan négyéves szünet után nyertek ismét Debrecenben bajnoki mérkőzést. 2018. március 10-én ugyancsak 2–1-re győztek, akkor az Újpest 2 találatára (Novothny, Tischler), Könyves válaszolt a hazaiak részéről.
 Budu Zivzivadze a negyedik bajnokiján is gólt szerzett az Újpest mezében, összesen öt találatot jegyzett ezeken a meccseken. Legutóbb 2015 őszén szerzett újpesti játékos négy egymást követő bajnokin gólt, Mbaye Diagne. A grúz csatár szerződtetésekor kiesőhelyen állt az Újpest, most a felsőházban találjuk a nevét, a tabella hatodik helyén.
 Nemanja Antonov első NB I-es szezonjában (2020–2021) négy gólt is szerzett, a mostaniban ez volt az első.

A két együttes az idei szezonban már kétszer összecsapott egymással és mindkétszer döntetlen született: Pakson 3–3, Debrecenben 1–1 lett a végeredmény. Az atomvárosiak 34 ponttal a 4. helyen álltak a tabellán a mérkőzés előtt, míg a Loki 28-cal a 9. pozíciót foglalta el. A csapatok eddig összesen 35-ször csaptak össze az élvonalban, melyből 5 paksi valamint 16 hajdúsági győzelem született a meglehetősen sok, 14 döntetlen mellett. A gólarány pedig 60–40 a cívisvárosiak javára. A Paks pályaválasztása mellett eddig 17 bajnoki csatát rendeztek, ebből mindössze hármat nyertek meg az atomvárosiak a 9 iksz és 5 Loki-siker mellett. A legtöbb gól a 2018. április 17-i mérkőzésen született, összesen 7 gól, melyen a debreceniek vitték haza a 3 pontot 5–2-vel. Az eddigi nézőcsúcsot 4 ezer fővel a 2006. augusztus 6-i mérkőzés hozta a Fehérvári úti stadionban, mely 0–0-ás döntetlen eredménnyel zárult.

Debrecen: Hrabina — Poór (Baranyai ), Pávkovics, Deslandes, Charleston — Da. Babunszki (Bényei ), Varga J., Baráth P., Bódi — Do. Babunszki (Tischler ), Dzsudzsák  <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Ugrai, Szujó, Sós, Rácz, Bévárdi, Soltész • Vezetőedző: Joan Carrillo
Paks: Nagy G. — Lenzsér, Gévay  (Szabó B. ), Szabó J. (Szélpál ) — Sajbán, Windecker, Haraszti, Balogh B. (Nagy R. ), Medgyes — Pethő (Böde ), Ádám <div>• Fel nem használt cserék: Rácz G. (kapus), Tamás O., Kesztyűs, Kovács N. • Vezetőedző: Bognár György

 David Babunszki az első gólját szerezte az OTP Bank Ligában. A korábbi tavaszi meccseken testvére, Dorian volt eredményes. Légiós testvérpár legutóbb a 2018–2019-es idényben volt hasonlóan eredményes az NB I-ben, Marko és Sztefan Scsepovics révén.
 A DVSC a legutóbbi négy idegenbeli mérkőzéséből hármat megnyert.
 2018. április 7. óta először nyert a Loki Pakson.
 A Paks két egymást követő bajnoki mérkőzésén nem szerzett gólt. Ilyenre 2020. március 7. óta nem volt példa.
 A zöld-fehérek a legutóbbi két mérkőzésükön kikaptak, erre tavaly december volt legutóbb példa.
 A Paks pályaválasztóként 2020. október 24. óta mostanáig minden bajnoki mérkőzésén szerzett gólt. Hazai vereséget szerzett gól nélkül a mostani előtt legutóbb 2020. február 8-án szenvedett.
 Két csapat nem szerzett pontot a legutóbbi két fordulóban: a Paks és a Gyirmót.

Debrecen: Hrabina — Poór (Kusnyír ), Pávkovics, Deslandes, Charleston (Ferenczi ) — Varga J. — Dzsudzsák  (Tischler ), Baráth P., Da. Babunszki (Ugrai ) Bódi (Bévárdi ) — Do. Babunszki <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), M. Nikolics, Bényei, Sós, Baranyai, Rácz, Soltész • Vezetőedző: Joan Carrillo
Zalaegerszeg: Demjén — Lesjak, Szerafimov, Kálnoki-Kis , Gergényi — Milovanovikj (Špoljarić ), Szankovics, Halilović, Tajti — Meshack, Zsóri (Rebernik ) <div>• Fel nem használt cserék: Gyurján (kapus), Papp L., Liviu, Posztobányi, Szalay • Megbízott vezetőedző: Molnár Balázs

 A DVSC a Nagyerdei Arénában a legutóbbi öt bajnoki mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni.
 Dzsudzsák Balázs öt büntetőt értékesített már a szezonban, most hibázott.
 2000. szeptember 9. óta először végződött gól nélkül a két csapat egymás elleni mérkőzése.
 A hétközi edzőcsere után Molnár Balázs által irányított ZTE 581 perce nem kapott gólt az OTP Bank Ligában.
 A kék-fehérek legutóbbi öt bajnoki mérkőzéséből négy 0–0-ra végződött.
 A ZTE immár hat mérkőzés óta veretlen az élvonalban.
 A zalaegerszegi csapat idegenben november 7. óta csupán egyszer, az első idei fordulóban, Pakson kapott ki.

A két együttesnek ez lesz a 98. találkozója a legfelső osztályban. Ebből 45-ször a Ferencváros győzött, 25 a döntetlenek száma, 27 a Loki-győzelmeké. A gólarány is a fővárosiak javára billen: 161–107. Először 1943-ban csaptak össze, mely találkozón 4–0-s Fradi siker született Lakat Károly és Sárosi György is duplázott. Az előző 21 összecsapásukból a Debrecen mindössze hármat tudott megnyerni, legutóbb decemberben a zöld-fehérek ötmeccses győzelmi sorozatának vetett véget a Loki. A 2–0-s siker egyben edzőbuktató eredmény volt, hiszen utána menesztették a bajnokcsapattól Peter Stögert. Az ezt megelőző fővárosi mérkőzésen, 2019. február 16-án, a 2–1-es DVSC-diadal arról marad emlékezetes, hogy Zsóri Dániel a 93. percben lőtt ollózásos góljáért kapta meg a Puskás-díjat. A Ferencváros vendégeként kevés babér termett eddig a debrecenieknek, a 49 alkalomból 12 döntetlen mellett csupán négyszer – 1999-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2012-ben – tudtak győzni. Az FTC 1943-tól 55 éven át őrizte meg hazai veretlenségét a Lokival szemben (22 győzelem, 2 döntetlen), most pedig bajnokin már több mint tíz éve, egészen pontosan 2012. március 3. óta nem kapott ki pályaválasztóként a DVSC-től (8 győzelem, 4 iksz). A legutóbbi, Üllői úti találkozójukon 4–2-re nyert a Ferencváros, a négyből kétszer Róbert Mak vette be a vendégek kapuját. A Ferencváros hét forduló óta nem talál legyőzőre (4 siker, 3 döntetlen), ez a leghosszabb ideje tartó aktív veretlenségi széria az NB I-ben. Legutóbb február 6-án hazai közönség előtt a Pakstól szenvedett vereséget (0–3). Előző héten a ZTE ellen folytatódott a DVSC szériája, a paksi találkozót (0–1) követően újabb meccsüket hozták le kapott gól nélkül (0–0). A zöld-fehérek házigazdaként öt ponttal kevesebbet gyűjtöttek eddig (24), mint idegenben (29). Veszélyes ellenfél idegenben ezen a tavaszon a Debrecen, a legutóbbi házon kívüli mérkőzéséből ugyanis hármat megnyert (Fehérváron (2–1), Felcsúton (2–0) és Pakson (1–0)), és csak a Honvéd otthonában kapott ki (2–4). A Loki az előző hat alkalommal egyszer sem úszta meg két gól alatt a Ferencváros vendégeként és egy kivételtől eltekintve legalább három gól esett ezeken a meccseken.

Debrecen: Hrabina — Kusnyír (Baranyai ), Pávkovics, Deslandes, Charleston — Varga J. (Bényei ), Baráth P. — Bódi (Bévárdi ), Da. Babunszki, Dzsudzsák  (Ugrai ) — Do. Babunszki (Rácz ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Ferenczi, Szujó, Sós, Tischler • Vezetőedző: Joan Carrillo
Ferencváros: Dibusz  — Botka, Blažič, Kovačević (S. Mmaee ), Ćivić — Vécsei (Zachariassen ), Esiti — Zubkov (Somália ), Tokmac, Marquinhos (Gavrić ) — R. Mmaee (Boli ) <div>• Fel nem használt cserék: Bogdán (kapus), Bešić, Bassey, Marin, Pászka, Auzqui, Lončar • Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC a 2022-es idegenbeli bajnokijai közül a fővárosban játszottakat elveszítette, a vidékieket megnyerte.
 A Loki mindössze harmadszor maradt szerzett gól nélkül a 2021–2022-es idényben vendégként játszott mérkőzésein.
 A címvédő kilenc ponttal vezet a második helyen álló Puskás Akadémia előtt hat fordulóval az idényzárás előtt. Ez az eddigi legnagyobb előnye a 2021–2022-es idényben.
 A Ferencváros immár nyolc forduló óta veretlen.
 Pályaválasztóként november 21., a Fehérvár elleni 3–0 óta először szerzett három gólt az OTP Bank Ligában.
 Tokmac Nguen hét bajnoki gólnál jár az idényben, a legutóbbi öt fordulóban háromszor talált a kapuba.
 Kristoffer Zachariassen a második, Marquinhos az első gólját szerezte az OTP Bank Ligában. A brazil futballista a Ferencváros tizenötödik gólszerzője a bajnoki idényben.

Debrecen: Hrabina (Košický ) — Kusnyír, Pávkovics, Deslandes, Charleston (Ferenczi ) — Varga J., Baráth P. — Bódi (Sós ), Bényei (Da. Babunszki ), Dzsudzsák  — Do. Babunszki <div>• Fel nem használt cserék: Ugrai, Szujó, Baranyai, Rácz, Tischler, Bévárdi, Korhut, Soltész • Vezetőedző: Joan Carrillo
Gyirmót: Rusák — Szegi, Csörgő, Ikić, Hajdú Á. — Klimovics (Ventúra ), Vass Á. (Radics ), Nagy P.  (Herjeczki ) — Hasani, Bezborodko (Simon A. ), Medgyes Z. (Cvetanoszki ) <div>• Fel nem használt cserék: Hársfalvi (kapus), van Kessel, Széles I., Major, Kovács D., Mayer • Vezetőedző: Csertői Aurél

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Dzsudzsák Balázsnak, a DVSC csapatkapitányának ez volt a 100. mérkőzése piros-fehér szerelésben. A középpályás az élvonalban 2005. április 4-én, az MTK ellen debütált. Az első gólját egy évvel később, a 9. bajnokiján lőtte a Diósgyőrnek.
 A DVSC november 6. óta először szerzett pályaválasztóként három gólt a bajnokságban.
 A DVSC másodszor nyert 2022-ben hazai bajnoki mérkőzést, a mostani tabella utolsó két helyezettjét gyűrte le.
 A Loki egy vereség és egy döntetlen után győzött ismét.
 Joan Carrillo együttese november 6. óta először szerzett pályaválasztóként három gólt a bajnokságban.
 A márciusban a válogatott keretbe is meghívott Baráth Péter először szerzett gólt az OTP Bank Ligában. Aztán rögtön másodszor is.
 Dorian, a gólerősebb Babunski fivér négy gólnál tart a tavaszi idényben.
 A Gyirmót immár nyolc bajnoki forduló óta nyeretlen.
 Csertői Aurél csapata a legutóbbi három idegenbeli bajnokiját elveszítette.

A debreceniek eddig még pontot sem szereztek NB I-es meccsen Kisvárdán. A DVSC az előző négy fordulóban csupán egyszer kapott ki – a listavezető Ferencvárostól 3–0-ra –, emellett kétszer győzött és egyszer ikszelt. A Debrecen a 2022-es naptári évben még egyszer sem játszott döntetlent vendégként, két vereségét fővárosi csapatoktól szenvedte el a (23. fordulóban a Honvéd ellen 2–4, és a 27. fordulóban a Ferencváros ellen 0–3), viszont Fehérvárról (2–1), Felcsútról (2–0) és Paksról (1–0) győztesen tért haza. Joan Carrillo, a Loki mestere eddig veretlen a Kisvárda ellen, sőt gólt sem kapott. Még a Vidi vezetőedzőjeként két 2–0-s sikert könyvelhetett el a 2019–2020-as idényben. Idén januárban pedig a jelenlegi együttesével, a DVSC-vel 0–0-t játszott a Nagyerdei stadionban. A két együttes mindössze nyolc elsőosztályú találkozót játszott eddig egymás ellen, négyszer nyert a Kisvárda, háromszor a Loki, egyszer pedig döntetlenvégeredmény született, épp legutóbb Debrecenben, amikor egyik csapat sem talált be a másik kapujába.

Debrecen: Košický — Kusnyír, Deslandes (Tischler ), Pávkovics, Ferenczi — Varga J. (Bényei ), Baráth P. — Bódi (Sós ), Da. Babunszki (Bévárdi ), Dzsudzsák  — Do. Babunszki <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), M. Nikolics, Szujó, Baranyai, Rácz, Korhut • Vezetőedző: Joan Carrillo
Kisvárda: Odincov — Hei, Csirkovics , Prenga, Peteleu — Melnyik (Zlicsics ), Makowski (Karabeljov ), Ötvös — Asani (Camaj ), Mešanović, Bumba (Navrátil ) <div>• Fel nem használt cserék: Perehanec (kapus), Kravcsenko, Gosztonyi, Leoni, Rubus, Nagy M. • Vezetőedző: Révész Attila

51. perc: A hazaiak támadója, Mešanović átemelte a landát két vendég védő felett a 16-oson belül, ám a játékszer Deslandes bal karját érintette. A játékvezető büntetőt ítélt, melyet a Kisvárda román idegenlégiósa, Claudiu Bumba a bal alsóba sarokba lőve értékesített; (1–0).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Debreceni VSC a legutóbbi négy idegenbeli bajnokijából hármat elveszített.
 Joan Carrillo csapata a legutóbbi négy bajnokijából hárman szerzett gól nélkül maradt. Ilyen rossz periódusa nem volt még a mostani szezonban.
 A két csapat négy élvonalbeli bajnoki mérkőzést vívott eddig egymással Kisvárdán, mindegyiket a hazai csapat nyerte.
 A Kisvárda négy nyeretlen bajnoki mérkőzés után győzött ismét.
 Pályaválasztóként másodszor maradt kapott gól nélkül 2022-ben.
 A Várkerti Stadionban idén eddig minden páratlan számú bajnokiját nyerte meg: az elsőt, a harmadikat és az ötödiket.
 Az ismét a tabella második helyére lépő Kisvárda gólját szerző Claudiu Bumba a kilencedik góljánál tart az OTP Bank Liga 2021–2022-es idényében.

Debrecen: Hrabina — Kusnyír (Baranyai ), Pávkovics, M. Nikolics, Ferenczi (Korhut ) — Varga J., Bényei — Sós (Bévárdi ), Da. Babunszki, Dzsudzsák  (Bódi ) — Do. Babunszki (Tischler ) <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Rácz • Vezetőedző: Joan Carrillo
Fehérvár: Kovács D. — Rus, Stopira, Sabanov — Nego (Lüftner ), Makarenko, Dárdai P. (Ljednyev ), Pinto (Žulj ), Heister (Bese ) — Kodro, Nikolics N.  (Petrjak ) <div>• Fel nem használt cserék:Kovácsik (kapus), Kovács I., Alef • Vezetőedző: Michael Boris

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC a legutóbbi négy bajnoki találkozójából hármat elveszített.
 A Nagyerdei stadionban október 24. óta először kapott ki a Loki szerzett gól nélkül.
 A MOL Fehérvár, mint emlékezetes, hét egymást követő vereséggel kezdte az esztendőt az OTP Bank Ligában, de a rossz széria lezárulta óta, hat mérkőzésen tizennégy pontot szerzett.
 A székesfehérvári tavaly május 9. óta először aratott legalább háromgólos győzelmet vendégként a bajnokságban.
 A Vidi a 2021–2022-es idényben harmadszor zárt vendégként kapott gól nélkül az OTP Bank Ligában, az előző két alkalommal a Gyirmót és az MTK volt az ellenfele.
 Nikolics Nemanja tovább javította a klubrekordját góljával, a mostani idényben kilencnél jár.
 Kenan Kodro 13 gólt szerzett eddig az OTP Bank Ligában, a legutóbbi három forduló mindegyikében eredményes volt. Loïc Nego kétgólos a mostani bajnoki szezonban.

Debrecen: Gróf — Kusnyír, Pávkovics, Deslandes, Korhut (Ferenczi ) — Varga J., Da. Babunszki — Dzsudzsák  (Bévárdi ), Baráth P. (Bényei ), Sós (Bódi ) — Tischler (Do. Babunszki ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), M. Nikolics, Baranyai, Soltész • Vezetőedző: Joan Carrillo 
Mezőkövesd: Tordai — Farkas (Babati ), Pillár, Lukić, Vadnai — Madarász (Besirovics ), Cseke, Cseri , Vajda — Drazsics (Csurko ), Jurina <div>• Fel nem használt cserék: Antal (kapus), Karnyicki, Vági, Kocsis G., Bilali, Kiš, Qaka • Vezetőedző: Supka Attila

45. perc: Sós Bence nagy lendülettel tört be a mezőkövesdiek térfelének bal oldalán a büntetőterületen belülre, középre gurított, és az érkező labdát az üresen álló Pávkovics Bence 13 méterről egyből a jobb felsőbe bombázta az elvetődő kapus felett; (0–1).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC két vesztes mérkőzés után nyert ismét. A három ponttal biztosította a bennmaradását.
 Joan Carrillo legénysége negyedszer nyert bajnoki mérkőzést már 2022-ben, idegenben.
 Pávkovics Bence két gólt szerzett eddig az OTP Bank Liga 2021–2022-es idényében, mindkettővel 1–0-ra nyert a Loki. Ősszel az MTK elleni hazai találkozón talált a kapuba.
 A DVSC az élvonalban negyedszer győzött a Mezőkövesd ellen idegenben, ezekből háromszor 1–0 volt a végeredmény.
 A Mezőkövesd vereséget szenvedett a legutóbbi két fordulóban, de mivel nem nyertek a mögötte álló riválisok, biztossá vált a bennmaradása.
 Supka Attila csapata idén eddig csak a Gyirmót ellen nyert pályaválasztóként a bajnokságban, sőt november 6. óta kilenc hazai bajnoki mérkőzéséből ötöt elveszített.

Debrecen: Gróf — Baranyai, Pávkovics, Deslandes, Korhut (Ferenczi ) — Baráth P., Bényei (Varga J. ) — Bévárdi (Soltész ), Da. Babunszki (Dzsudzsák ), Bódi  — Do. Babunszki (Rácz ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), M. Nikolics, Kusnyír, Tischler • Vezetőedző: Joan Carrillo
Puskás Akadémia: Markek — Szolnoki , Stronati, Spandler, Nagy Zs. (Deutsch L. ) — Favorov, Urblík (Corbu ), van Nieff — Slagveer (Skribek ), Zahedi (Kozák ), Băluță (Komáromi ) <div>• Fel nem használt cserék: Tóth B. (kapus), Mezgrani, Nunes, Gazdag V., Farkas B. • Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC november 28. óta először játszott hazai pályán bajnoki döntetlent, ha szerzett gólt. 
 A Loki pályaválasztóként ötször kapott ki, ötször is győzött, leggyakoribb eredménye (hat) a döntetlen volt az OTP Bank Liga 2021–2022-es idényében. 
 Bódi Ádám 2020. május 23. óta először szerzett gólt bajnoki mérkőzésen.
 A Puskás Akadémia legutóbbi tíz idegenbeli bajnoki mérkőzéséből nyolc döntetlent hozott.
 Artyom Favorov az ötödik bajnoki gólját érte el az idényben.
 Hornyák Zsolt csapata a legutóbbi kilenc bajnoki mérkőzésén veretlen maradt. 
 A két csapat idénybeli három egymás elleni mérkőzéséből egyet sem nyert meg a pályaválasztó. Mindkettő nyert egyszer idegenben a mostani döntetlen előtt.

A szezon utolsó összecsapásának mind a két fél számára van tétje, bár a hazaiak számára nagyobb, hiszen győzniük kell, hogy legyen esélyük bennmaradni az elsőosztályban. A Debrecen egy győzelemmel akár a 6. helyre, vagyis a felsőházba is felléphetne. A DVSC egy esetleges idegenbeli sikerrel a Budapest Honvéd után az MTK Budapest is olyan együttes lehetne számukra, amelyet ebben a bajnoki szezonban idegenben és itthon meg tudna verni (az első összecsapáson a fővárosban 1–1, míg Debrecenben 1–0 lett a végeredmény). A DVSC bajnoki mérkőzésen több mint hat esztendeje nem kapott ki a kék-fehérektől. Azóta 3 debreceni győzelem és 5 döntetlen a mérleg. Az MTK az utolsó fordulót megelőző 3 összecsapásán 7 pontot szerzett, a Ferencvárost is legyőzte a Groupama Arénában.

Debrecen: Gróf — Baranyai (Sós ), Pávkovics, Deslandes, Korhut (Ferenczi ) — Kusnyír — Dzsudzsák , Baráth P., Da. Babunszki (Gyönyörű ), Bódi (Bévárdi ) — Do. Babunszki (Tischler ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), M. Nikolics, Varga J., Kundrák, Soltész • Vezetőedző: Joan Carrillo
MTK Budapest: Mijatović — Varju, Rajkovics, Nagy Zs. , Sluka — Ramadani, Kata — Miknyóczki (Stieber ), Mezei (Kovács M. ), Vancsa (Horváth A. ) — Futács (Barkóczi ) <div>• Fel nem használt cserék: Csenterics (kapus), Szpirovszki, Grozav, Miovszki, Szépe, Kadlec, Kovácsréti, Szakály D. • Vezetőedző: Horváth Dávid

45+2. perc: Az első félidő hosszabbításában megszerezte a vezetést a hazai csapat: Mezei szabadrúgásból tekert be középre Szlobodan Rajkovicshoz, aki a hosszú saroknál teljesen egyedül volt, és 4 méterről kapásból bombázott a debreceniek kapujába. Ez volt szerb hátvéd első találata az MTK Budapest csapatában; (1–0).<div>
64. perc: A hazaiak csapatkapitánya, Nagy Zsombor merészkedett előre, aki egy szólóval tört be a tizenhatoson belülre, ahol David Babunszki gáncsolta, Karakó Ferenc azonnal a tizenegyes pontra mutatott. A labda mögé Futács Márkó állt oda, és magabiztosan értékesítette a büntetőt, a jobb alsó sarokba helyezte, Gróf Dávid balra vetődött; (2–0).<div>
90+2. perc: A mérkőzés hosszabbításban született meg a mérkőzés és a szezon utolsó találata; fővárosi szögletrúgást követően Ylber Ramadani kapota meg a labdát a tieznhatoson belül, és 15 méterről gyönyörűen tekert jobb lábbal a bal alsóba a jó irányba vetődő debreceni kapus mellett ; (3–0).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 Hiába győzött az idényben először háromgólos különbséggel pályaválasztóként az MTK, az eredmény nem volt elég a bennmaradáshoz.
 Az MTK az utolsó két mérkőzésén (FTC 3-0, DVSC 3-0), egyaránt legalább háromgólos különbséggel nyert. Ilyenre, élvonalbeli mérkőzéseit tekintve, 2020 novembere óta nem volt példa.
 A kék-fehérek 28 szerzett góllal zárták az OTP Bank Liga 2021–2022-es idényét. Ezek közel egyharmadát, kilencet, az utolsó négy fordulóban értek el.
 Futács Márkó az utolsó négy fordulóban öt gólt ért el.
 Szlobodan Rajkovics az első, Ylber Ramadani a második gólját érte el a bajnoki idényben.
 Horváth Dáviddal négy mérkőzésen tíz pontot szerzett a csapat. Előtte Márton Gáborral 17 mérkőzésen 14-et. Giovanni Costantino is tíz pontot tett a közösbe, nyolc mérkőzésen. Teodoru Borisz, beugróként, négy mérkőzésen két pontot gyűjtött.
 Az újonc DVSC, amely egyébként Kusnyír Erik kiállítása miatt az utolsó percekben tíz emberrel játszott, az utolsó öt fordulóban csupán egyszer nyert.

MOL Magyar Kupa

8. forduló (főtábla 3. forduló) 

Az MLSZ 2021. szeptember 2-án kisorsolta a MOL Magyar Kupa főtábla 3. fordulójának párosításait, amelyek a legjobb 32 közé jutásról döntenek. A 2021. szeptember 18-án és 19-én esedékes mérkőzéseken a labdarúgó NB I-ben és NB II-ben szereplő csapatok is csatlakoznak a küzdelmekhez. A szabályok értelmében két élvonalbeli gárda a 3. körben nem játszhat egymás ellen, de két másodosztályú összekerülhetett. A 32 legjobb együttes közé jutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el, az alacsonyabb osztályú együttes a pályaválasztó, azonos osztálybeli ellenfeleknél a korábban kevesebb hazai mérkőzésen szereplő csapat játszhat otthon, ha ez a szám megegyezik, akkor az elsőként kihúzott csapat lett a pályaválasztó. A párosításokat Halmai Gábor, háromszoros kupagyőztes labdarúgó húzta ki.

Debrecen: Gróf — Kusnyír, Deslandes, Nikolics, Ferenczi  — Baráth P., Babunski (Gyönyörű ) — Bévárdi, Soltész (Pintér ), Sós — Ugrai (Bárány ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Maruscsák, Szujó, Dzsudzsák, Bényei, Korhut • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Veszprém: Bonnyai — Gulyás, Takács (Dobsa ), Gálfi (Rédling ), Somogyi, Kovács D., Varga M. (Keresztes ), Nagy R. (Bakó ), Vass, Krebsz, Zachán <div>• Fel nem használt cserék: Héninger (kapus), Schőnig, Baldauf, Babos • Edző: Pető Tamás

73. perc: Sós Bence középre tekert szabadrúgását a hazaiak kapusa, Bonnyai Márk még kiütötte, majd Baráth Péter ismétlését is hárította, azonban az oldalra ütött labdára Marko Nikolics érkezett üresen, aki a fekvő kapus mellett a hálóba pöckölte a játékszert; 0–1.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

9. forduló (főtábla 4. forduló) 

Az MLSZ 2021. szeptember 19-én az M4 Sport stúdiójában kisorsolta a MOL Magyar Kupa főtábla 4. fordulójának párosításait, amelyek a legjobb 16 közé jutásról döntenek. A párosításokat Krizán Sándor, korábbi magyar bajnok labdarúgó húzta ki. A 4. fordulóban már nincs kiemelés, a sorsoláson azonos osztálybeli együttesek is összekerülhettek. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A pályaválasztó az alacsonyabb osztályú csapat, illetve az a klub lett, aki az előző fordulókban kevesebbszer szerepelt hazai pályán.

A Debrecennek a kilenc sérültje (Bárány Donát, Szécsi Márk, Tomas Kosicky, Bényei Ágoston, Kusnyír Erik, Poór Patrik, Pávkovics Bence, Kundrák Norbert, Charleston) mellett a kisebb betegséggel bajlódó Bódi Ádámot is nélkülöznie kellett a kupamérkőzésen. A vendéglátó Kecskemét az NB II-ben a 3. helyen állt az összecsapás idején úgy, hogy tizenkét találkozó óta veretlen. A Huszti-Toldi edzőpáros a debrecenieket egy új taktikai felállásban, mégpedig 4-1-4-1-eben küldte pályára.

Debrecen: Gróf — Bévárdi, Deslandes, Nikolić, Ferenczi — Varga — Soltész (Németh ), Baráth (Babunski ), Dzsudzsák , Sós — Ugrai (Tischler ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Gyönyörű, Szujó, Pintér, Baranyai, Korhut • Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor
Kecskemét: Kersák — Marsa (Szalai J. ), Puskás (Nagy K. ), Belényesi , Szabó A., Gál (Szalai G. ), Bartha, Hadaró (Grünwald ), Madarász (Vágó ), Szuhodovszki (Tóth D. ), Lukács <div>• Fel nem használt cserék: Varga B. (kapus), Katona, Hatvani, Győri • Vezetőedző: Szabó István

83. perc: A debreceniek csapatkapitánya Dzsudzsák Balázs ügyesen-gyorsan végzett el egy szabadrúgást, a szünetben pályára lépő Németh Krisztián pedig 10 méterről, kapásból a kapuba lőtt; (0–1).
90+3. perc: A normál játékidő hosszabbításának utolsó percében egy szöglet után Szalai József egy fejessel egyenlített, így jöhetett a hosszabbítás; (1–1).
115. perc: A kecskemétiek egyik kidolgozott helyzetéből Tóth Dániel közelről belsőzött a kapuba. A DVSC ezzel búcsúzott a kupától; (2–1).

Felkészülési mérkőzések

Nyár 

Debrecen I. félidőben: Kosicky — Kusnyír, Nikolic, Deslandes, Korhut — Varga J., Dzsudzsák — Pintér, Dav. Babunszki, Sós — Bárány.
Debrecen II. félidőben: Kosicky () — Poór, Nikolic, Baráth, Ferenczi — Bódi, Gyönyörű — Ugrai, Szécsi, Soltész D. — Tischler. Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor.
Budafok: Bese – Margitics, Jagodics, Fótyik, Kotula, Nándori, Soltész I., Papp, Zuigeber, Szabó M., Kovács D. Csere: Horváth A., Szalai, Horgosi, Khiesz, Medgyes, Fekete, Micsinai, Farkas, Takács, Györe, Mervó. Edző: Boér Gábor.
Új, teszten lévő védővel, a 24 esztendős, francia-kameruni Sylvain Deslandes-dal és a frissen igazolt középpályással, az északmacedón-spanyol David Babunszkival a soraiban kezdte Telkiben a DVSC az NB I-től idén búcsúzott Budafok elleni felkészülési találkozót. A meccsen nem léphetett pályára a keresztszalag-szakadást szenvedett Kundrák Norbert, a szeméremcsont-gyulladással bajlódó Bényei Ágoston, a húzódással küzdő Bévárdi Zsombor, valamint az Achilles-gyulladással kezelt Pávkovics Bence.

Debrecen I. félidőben: Gróf — Kusnyír, Nikolic, Deslandes, Ferenczi — Baráth, Dzsudzsák — Szécsi, Bódi, Sós — Bárány.
Debrecen II. félidőben: Gróf () — Bévárdi (Tordai), Sipos, Poór, Korhut — Gyönyörű (), Varga J., — Pintér, Dav. Babunszki, Ugrai — Tischler. Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor.
Soroksár: Abu — Nagy O., Gengeliczki, Valencsik, Pászka, Gyömbér, Hudák, Ternován, Lőrincz, Korozmán, Magyari. Csere: Major, Orosz, Lipcsei, Kópis, Ladányi, Tóth D., Szerető, Lovrencsics G. Edző: Lipcsei Péter.
A telki edzőtábor második meccsét játszotta a Loki, a Soroksár ellen 2×50 perces találkozót vívott a debreceni csapat. A Budafok elleni összecsapásról (3-1) sérülés miatt hiányzók közül Bévárdi Zsombor és Bényei Ágoston már pályára léphetett, a keresztszalag-szakadást szenvedett Kundrák Norbert és az Achilles-gyulladással kezelt Pávkovics Bence viszont sajnos nem. Szerepet kapott ellenben két, saját nevelésű fiatal, Sipos Szabolcs és Tordai Balázs, valamint Sylvain Deslandes, David Babunszki és Marko Nikolics is.

Debrecen (első 90 perc): Kosicky () — Bévárdi, Deslandes, Baráth, Ferenczi — Varga J. (), Dzsudzsák — Bódi, Ugrai, Sós () — Szécsi ().
Debrecen (utolsó 30 perc): Gróf — Kusnyír, Nikolic, Poór, Korhut — Bényei Á., Dav. Babunszki — Pintér, Bárány, Gyönyörű — Tischler. Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor.
Vasas: Jova — Szivacski Z., Szilágyi, Otigba, Silye, Sztojka, Berecz, Márkvárt, Hinora, Radó, Balajti. Csere: Uram, Terbe, Varga D., Bobál G., Szatmári, Szalai, Molnár, Rétyi, Puskás, Puska, Farkas G., Farkas B., Bonifert, Kovács D., Boros, Szilágyi Sz. Edző: Kuttor Attila.
A két klub döntése alapján végül nem 2×60, hanem 2×45+30 percre osztották a tervezett 120 minutumot a felkészülési mérkőzésen, az utolsó félórás etapban a DVSC és a Vasas fiataljaira várt szerep elsősorban. A mérkőzésen nem szerepelhetett a keresztszalag-szakadást szenvedett Kundrák Norbert és az Achilles-gyulladással kezelt Pávkovics Bence.

Róma: R. Patricio — Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Bove, Darboe, Perez, Pellegrini, Zalewski, Mayoral. Csere: Boer, Fuzato, Karsdorp, Smalling, Mancini, Villar, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Ciervo, El Shaarawy. Edző: José Mourinho.
Debrecen: Kosicky — Bévárdi, Deslandes, Baráth P., Ferenczi — Varga J., Dzsudzsák – Szécsi, Bódi, Sós — Bárány. Csere: Nikolics, Kusnyír, Ugrai, Bényei Á., Pintér, Tischler, Korhut, Dos Santos. Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor.
A DVSC a bajnoki rajt előtt Olaszországban a José Mourinho vezette AS Roma együttesével csapott össze. A rómaiak csapatában Rui Patrício, Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Amadou Diawara, Henrih Mhitarján, Edin Džeko, Borja Mayoral és Stephan El Shaarawy is pályára lépett. A DVSC játékosai közül a nemrég műtött Pávkovics Bencére és Kundrák Norbertre, valamint a szintén sérüléssel bajlódó Soltész Dominikra nem számíthatott a Huszti Szabolcs, Toldi Gábor edzőpáros.

Ősz 

Debrecen: Gróf — Sipos, Nikolic, Deslandes (Bévárdi ), Korhut (Ferenczi ) — Dav. Babunszki (Lénárt ), Gyönyörű — Pintér, Soltész, Sós (Ugrai ) — Tischler (Maruscsák ) Edzők: Huszti Szabolcs és Toldi Gábor.
A Loki kezdőcsapatában többnyire olyan labdarúgók kaptak lehetőséget, akiknek bajnoki meccseken kevesebb szerep jut. Az 51. percben büntetőhöz jutott a hazai csapat, miután Soltészt buktatták a tizenhatoson belül. A tizenegyest Ugrai Roland értékesítette. A Lokiban több saját nevelésű tehetséges fiatal is pályára lépett, Sipos Szabolcs végigjátszotta a kilencven percet, míg Maruscsák Jan és Lénárt Gábor csereként állt be.

Tél 

Debrecen, 1. félidő: Hrabina — Poór, Pávkovics, Charleston, Ferenczi — Soltész, Varga, Ugrai, Gyönyörű — Sós, Szécsi.
Debrecen, 2. félidő: Gróf — Poór, Pávkovics, Deslandes, Ferenczi (Korhut ) — Soltész, Baráth, Dzsudzsák, Gyönyörű — Sós, Szécsi (Pintér )
Kazincbarcika: Fila — Szemere, Úr, Heil, Kréti, Nagy J., Keményffy, Szabó, Schildkraut, Laczkó, Kristófi.Cserék: Zilahy, Czár, Bodó, Székely, Stefán, Ádám, Süttő, Kismarton, Kovács, Pinyaskó, Rjaskó, Márton.

Debrecen: Gróf — Poór (Nikolics ), Pávkovics, Deslandes (Bényei ), Charleston — Varga, Baráth — Soltész (Pintér ), Dzsudzsák (David Babunszki ), Ugrai (Gyönyörű ) — Szécsi (Dorian Babunszki )
Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Tabella parádé

A bajnokság állása az őszi szezon után 

<noinclude>

Mérkőzések összesített tabellája az őszi szezon után 

(CV): Bajnoki címvédő csapat; (Ú): Újonc csapat;

A bajnokság tabellája a tavaszi fordulók alapján 

<noinclude>

Összes mérkőzés a szezonban 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC 2021–2022-es szezonjának összes mérkőzését foglaltuk össze, időrendi sorrendben.
A Részletek-re kattintva az adott mérkőzés részleteit is megtekintheti.
A táblázat a felkészülési mérkőzéseket is tartalmazza.

Jegyzetek

Források 
Történet, mérkőzések 
A Debreceni VSC csapatprofilja az UEFA.com honlapján 
transfermarkt.de profil

Kapcsolódó szócikkek 
2021–2022-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)
2021–2022-es magyar labdarúgókupa

További információk 
A csapat hivatalos honlapja  
A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja, adatbankja  

20212022
Labdarúgócsapatok 2021–2022-es szezonja
2021 a labdarúgásban
2022 a labdarúgásban